Das Comité National Olympique et Sportif Français wurde 1894 gegründet und im selben Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten Sportler aus Frankreich 889 olympische Medaillen bei den Sportwettbewerben erringen. Diese teilen sich in 264 Gold-, 294 Silber- und 331 Bronzemedaillen auf.

Frankreich nahmen bisher an allen Olympischen Sommerspielen und ebenfalls an allen Olympischen Winterspielen teil.

Medaillengewinner

A 
 Julien Absalon, Radsport (2-0-0)
 Athen 2004: Gold, Mountainbike Herren
 Peking 2008: Gold, Mountainbike Herren
 Pierre Adam, Radsport (1-0-0)
 London 1948: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Franck Adisson, Kanu (1-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Kanuslalom Zweier-Canadier Herren
 Atlanta 1996: Gold, Kanuslalom Zweier-Canadier Herren
 Clarisse Agbegnenou, Judo (2-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Halbmittelgewicht Frauen
 Tokio 2020: Gold, Halbmittelgewicht Frauen
 Tokio 2020: Gold, Mixed Mannschaft
 Yannick Agnel, Schwimmen (2-1-0)
 London 2012: Gold, 200 m Freistil Herren
 London 2012: Gold, 4 × 100 m Freistil Herren
 London 2012: Silber, 4 × 200 m Freistil Herren
 Pierre Albarran, Tennis (0-0-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, Doppel Herren
 Auguste Albert, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Silber, bis 2 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Bronze, bis 2 Tonnen 2. Wettfahrt
 Henri Aldebert, Curling (0-0-1)
 Chamonix 1924: Bronze, Herren
 Marc Alexandre, Judo (1-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Halbleichtgewicht Herren
 Seoul 1988: Gold, Leichtgewicht Herren
 Gaston Alibert, Fechten (2-0-0)
 London 1908: Gold, Degen Einzel Herren
 London 1908: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Émile Ali-Khan, Leichtathletik (0-1-0)
 Antwerpen 1920: Silber, 4 × 100 m Herren
 Émile Allais, Ski Alpin (0-0-1)
 Garmisch-Partenkirchen 1936: Bronze, Alpine Kombination Herren
 Olivier Allamand, Freestyle-Skiing (0-1-0)
 Albertville 1992: Silber, Buckelpiste Herren
 Jean-Pierre Amat, Schießen (1-0-1)
 Atlanta 1996: Gold, Kleinkaliber Dreistellungskampf Herren
 Atlanta 1996: Bronze, Luftgewehr Herren
 Sébastien Amiez, Ski Alpin (0-1-0)
 Salt Lake City 2002: Silber, Slalom Herren
 Gaston Amson, Fechten (0-2-1)
 Stockholm 1912: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Antwerpen 1920: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Amsterdam 1928: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Emilie Andeol, Judo (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Schwergewicht Frauen
 Géo André, Leichtathletik (0-1-1)
 London 1908: Silber, Hochsprung Herren
 Antwerpen 1920: Bronze, 4 × 400 m Herren
 Georges André, Curling (0-0-1)
 Chamonix 1924: Bronze, Herren
 Michel Andrieux, Rudern (1-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Zweier ohne Steuermann Herren
 Sydney 2000: Gold, Zweier ohne Steuermann Herren
 Matthieu Androdias, Rudern (1-0-0)
 Tokio 2020: Gold, Doppelzweier Herren
 Marina Anissina, Eiskunstlauf (1-0-1)
 Nagano 1998: Bronze, Eistanz
 Salt Lake City 2002: Gold, Eistanz
 Jacques Anquetil, Radsport (0-0-1)
 Helsinki 1952: Bronze, Straße Mannschaft Herren
 Déborah Anthonioz, Snowboard (0-1-0)
 Vancouver 2010: Silber, Snowboardcross Damen
 Armand Apell, Boxen (0-1-0)
 Amsterdam 1928: Silber, Fliegengewicht Herren
 Claude Arabo, Fechten (0-1-0)
 Tokio 1964: Silber, Säbel Einzel Herren
 Virginie Arnold, Bogenschießen (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Mannschaft Damen
 Fernand Arnout, Gewichtheben (0-0-1)
 Amsterdam 1928: Bronze, Leichtgewicht Herren
 Christine Arron, Leichtathletik (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, 4 × 100 m Damen
 Henri Arthus, Segeln (0-0-1)
 London 1908: Bronze, 6 m Klasse Herren
 Édouard Artigas, Fechten (1-0-0)
 London 1948: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Brahim Asloum, Boxen (1-0-0)
 Sydney 2000: Gold, Halbfliegengewicht Herren
 André Auffray, Radsport (1-0-1)
 London 1908: Bronze, 5 km Herren
 London 1908: Gold, Tandem Herren
 Gaston Aumoitte, Croquet (2-0-0)
 Paris 1900: Gold, Einzel mit einer Kugel
 Paris 1900: Gold, Doppel
 Jacky Avril, Kanu (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Kanuslalom Einer-Canadier Herren
 Albert Ayat, Fechten (2-0-0)
 Paris 1900: Gold, Degen für Fechtmeister Herren
 Paris 1900: Gold, Degen offen Herren
 Jeremie Azou, Rudern (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Leichtgewichts-Doppelzweier Herren

B 
 Mehdi Baala, Leichtathletik (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, 1500 m Herren
 Adrien Backscheider, Ski Nordisch (0-0-1)
 Pyeongchang 2018: Bronze, 4 × 10 km Staffel Herren
 Franck Badiou, Schießen (0-1-0)
 Barcelona 1992: Silber, Luftgewehr Herren
 Julien Bahain, Rudern (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Doppelvierer Herren
 Patrice Bailly-Salins, Biathlon (0-0-1)
 Lillehammer 1994: Bronze, 4 × 7,5 km Herren
 Sandrine Bailly, Biathlon (0-1-1)
 Turin 2006: Bronze, 4 × 6 km Damen
 Vancouver 2010: Silber, 4 × 6 km Damen
 Nicolas Bal, Ski Nordisch (0-0-1)
 Nagano 1998: Bronze, Nordische Kombination Mannschaft
 Félicia Ballanger, Radsport (3-0-0)
 Atlanta 1996: Gold, Sprint Damen
 Sydney 2000: Gold, Sprint Damen
 Sydney 2000: Gold, Zeitfahren Damen
 Eugène Balme, Schießen (0-0-1)
 London 1908: Bronze, Freies Gewehr Dreistellung Mannschaft
 Coralie Balmy, Schwimmen (0-0-1)
 London 2012: Bronze, 4 × 200 m Freistil Damen
 Sara Balzer, Fechten (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Säbel Mannschaft Damen
 Roger Bambuck, Leichtathletik (0-0-1)
 Mexiko-Stadt 1968: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Samuel Barathay, Rudern (0-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Doppelzweier Herren
 Ernest Barberolle, Rudern (0-2-0)
 Antwerpen 1920: Silber, Zweier mit Steuermann Herren
 Paris 1924: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 René Barbier, Fechten (0-1-0)
 Amsterdam 1928: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Anne-Lise Bardet, Kanu (0-0-1)
 Sydney 2000: Bronze, Einer-Kajak Kanuslalom Damen
 Valérie Barlois, Fechten (1-1-0)
 Atlanta 1996: Silber, Degen Einzel Damen
 Atlanta 1996: Gold, Degen Mannschaft Damen
 François Barouh, Kanu (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Vierer-Kajak 1000 m Herren
 Thomas Baroukh, Rudern (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann Herren
 Pascal Barré, Leichtathletik (0-0-1)
 Moskau 1980: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Patrick Barré, Leichtathletik (0-0-1)
 Moskau 1980: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Henri Barrelet, Rudern (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Einer Herren
 Noël Bas, Turnen (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Mehrkampf Herren
 Dimitri Bascou, Leichtathletik (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, 110 m Hürden Herren
 Louis Bastien, Radsport (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, 25 km Herren
 Mathieu Bauderlique, Boxen (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Halbschwergewicht Herren
 Bernard Baudoux, Fechten (0-1-0)
 Melbourne 1956: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Jacques Baudrier, Segeln (0-1-2)
 Paris 1900: Silber, bis 1 Tonne 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Bronze, bis 1 Tonne 2. Wettfahrt
 Paris 1900: Bronze, bis 2 Tonnen 1. Wettfahrt
 Lucien Baudrier, Segeln (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 2 Tonnen 1. Wettfahrt
 Grégory Baugé, Radsport (0-3-1)
 Peking 2008: Silber, Teamsprint Herren
 London 2012: Silber, Teamsprint Herren
 London 2012: Silber, Sprint Herren
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Teamsprint Herren
 Olivier Bausset, Segeln (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, 470er Herren
 Florence Baverel-Robert, Biathlon (1-0-1)
 Turin 2006: Gold, 7,5 km Damen
 Turin 2006: Bronze, 4 × 6 km Damen
 Myriam Baverel, Taekwondo (0-1-0)
 Athen 2004: Silber, Schwergewicht Damen
 Jean-Guillaume Béatrix, Biathlon (0-0-1)
 Sotschi 2014: Bronze, 12,5 km Verfolgung Herren
 Roger Beaufrand, Radsport (1-0-0)
 Amsterdam 1928: Gold, Sprint Herren
 Cassandre Beaugrand, Triathlon (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Mixed Team
 Maxime Beaumont, Kanu (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Einer-Kajak 200 m Herren
 Sylvie Becaert, Biathlon (0-1-1)
 Turin 2006: Bronze, 4 × 6 km Damen
 Vancouver 2010: Silber, 4 × 6 km Damen
 Larbi Benboudaoud, Judo (0-1-0)
 Sydney 2000: Silber, Halbleichtgewicht Herren
 Armand Bénédic, Curling (0-0-1)
 Chamonix 1924: Bronze, Herren
 Julien Benneteau, Tennis (0-0-1)
 London 2012: Bronze, Doppel Herren
 Cécilia Berder, Fechten (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Säbel Mannschaft Damen
 Herman Georges Berger, Fechten (1-0-0)
 London 1908: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Alain Bernard, Schwimmen (1-1-1)
 Peking 2008: Gold, 100 m Freistil Herren
 Peking 2008: Bronze, 50 m Freistil Herren
 Peking 2008: Silber, 4 × 100 m Freistil Herren
 Joseph Bernardo, Schwimmen (0-0-2)
 London 1948: Bronze, 4 × 200 m Freistil Herren
 Helsinki 1952: Bronze, 4 × 200 m Freistil Herren
 Louis Bernot, Gewichtheben (0-0-1)
 Antwerpen 1920: Gold, Schwergewicht Herren
 Gilles Berolatti, Fechten (1-0-1)
 Mexiko-Stadt 1968: Gold, Florett Mannschaft Herren
 München 1972: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Cédric Berrest, Rudern (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Doppelvierer Herren
 Gilles Bertould, Leichtathletik (0-0-1)
 München 1972: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Nicolas Berthelot, Schießen (0-1-0)
 Seoul 1988: Silber, Luftgewehr Herren
 Georges Berthet, Militärpatrouille (0-0-1)
 Chamonix 1924: Bronze, Herren
 Pierre Bertran de Balanda, Reiten (0-1-0)
 Amsterdam 1928: Silber, Springreiten Einzel
 Joseph Bertrand, Schwimmen (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, 200 m Mannschaft Herren
 Anais Bescond, Biathlon (1-0-2)
 Pyeongchang 2018: Gold, Mixed-Staffel
 Pyeongchang 2018: Bronze, 10 km Verfolgung Damen
 Pyeongchang 2018: Bronze, 4 × 6 km Staffel Damen
 Colette Besson, Leichtathletik (1-0-0)
 Mexiko-Stadt 1968: Bronze, 400 m Damen
 Jean-Christophe Bette, Rudern (1-0-0)
 Sydney 2000: Gold, Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann Herren
 Joël Bettin, Kanu (0-0-1)
 Seoul 1988: Bronze, Zweier-Canadier 500 m Herren
 José Beyaert, Radsport (1-0-1)
 London 1948: Gold, Straße Einzel Herren
 London 1948: Gold, Straße Mannschaft Herren
 René Bianchi, Radsport (0-1-0)
 Melbourne 1956: Silber, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Émile Billard, Segeln (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, bis 20 Tonnen
 Isabelle Blanc, Snowboard (1-0-0)
 Salt Lake City 2002: Gold, Parallel-Riesenslalom Damen
 Armand Blanchonnet, Radsport (2-0-0)
 Paris 1924: Gold, Straße Einzel Herren
 Paris 1924: Gold, Straße Mannschaft Herren
 Anita Blaze, Fechten (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Florett Mannschaft Damen
 Pierre Blondiaux, Rudern (0-1-0)
 Helsinki 1952: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Serge Blusson, Radsport (1-0-0)
 London 1948: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Philippe Boccara, Kanu (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Vierer-Kajak 1000 m Herren
 Isabelle Boéri-Bégard, Fechten (1-0-0)
 Moskau 1980: Gold, Florett Mannschaft Damen
 Henri Boerio, Turnen (0-0-1)
 Montreal 1976: Bronze, Reck Herren
 Franck Boidin, Fechten (0-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Florett Einzel Herren
 Éric Boisse, Fechten (1-0-0)
 Athen 2004: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Philippe Boisse, Fechten (2-1-0)
 Moskau 1980: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Los Angeles 1984: Gold, Degen Einzel Herren
 Los Angeles 1984: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Arnaud Boiteau, Reiten (1-0-0)
 Athen 2004: Gold, Vielseitigkeit Mannschaft
 Jean Boiteux, Schwimmen (1-0-1)
 Helsinki 1952: Gold, 400 m Freistil Herren
 Helsinki 1952: Bronze, 4 × 200 m Freistil Herren
 Perrillat Boiteux, Ski Nordisch (0-0-1)
 Sotschi 2014: Bronze, 4 × 10 km Staffel Herren
 Olivier Boivin, Kanu (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Zweier-Canadier 1000 m Herren
 René Bondoux, Fechten (1-1-0)
 Los Angeles 1932: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Berlin 1936: Silber, Florett Einzel Herren
 Alain Bondue, Radsport (0-1-0)
 Moskau 1980: Silber, 4000 m Einerverfolgung Herren
 André Bonin, Fechten (1-0-0)
 London 1948: Gold, Florett Mannschaft Herren
 François Bonlieu, Ski Alpin (1-0-0)
 Innsbruck 1964: Gold, Riesenslalom Herren
 Henri Bonnéfoy, Schießen (0-0-1)
 London 1908: Bronze, Kleinkalibergewehr Mannschaft
 Charlotte Bonnet, Schwimmen (0-0-1)
 London 2012: Bronze, 4 × 200 m Freistil Damen
 Philippe Bonnin, Fechten (1-0-0)
 Moskau 1980: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Julien Bontemps, Segeln (0-1-0)
 Peking 2008: Silber, Windsurfen Herren
 Paul Bontemps, Leichtathletik (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, 3000 m Hindernis Herren
 Lionel Bony de Castellane, Fechten (0-1-0)
 Antwerpen 1920: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Yannick Borel, Fechten (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Jean Borotra, Tennis (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, Doppel Herren
 Bruno Boscherie, Fechten (1-0-0)
 Moskau 1980: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Gilles Bosquet, Rudern (0-1-0)
 Atlanta 1996: Silber, Vierer ohne Steuermann Herren
 Roger-Yves Bost, Reiten (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Mannschaft Springreiten Herren
 Didier Boube, Moderner Fünfkampf (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Mannschaft
 Donatien Bouché, Segeln (1-0-0)
 Amsterdam 1928: Gold, 8 m Klasse
 Pascal Boucherit, Kanu (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Vierer-Kajak 1000 m Herren
 Hugo Boucheron, Rudern (1-0-0)
 Tokio 2020: Gold, Doppelzweier Herren
 Henri Bouckaert, Rudern (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Vierer mit Steuermann Herren
 Jean Boudehen, Kanu (0-1-0)
 Tokio 1964: Silber, Zweier-Canadier 1000 m Herren
 Laurent Boudouani, Boxen (0-1-0)
 Seoul 1988: Silber, Weltergewicht Herren
 Thomas Bouhail, Turnen (0-1-0)
 Peking 2008: Silber, Pferdsprung Herren
 Marc Bouissou, Rudern (0-1-0)
 Helsinki 1952: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Gilbert Bougnol, Fechten (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Degen für Fechtmeister Herren
 René Bougnol, Fechten (2-1-0)
 Los Angeles 1932: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Berlin 1936: Silber, Florett Einzel Herren
 London 1948: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Jean Bouin, Leichtathletik (0-1-0)
 Stockholm 1912: Silber, 5000 m Herren
 Marcel Boulenger, Fechten (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Florett Einzel Herren
 Djamel Bouras, Judo (1-0-0)
 Atlanta 1996: Gold, Halbmittelgewicht Herren
 Hubert Bourdy, Reiten (0-0-2)
 Seoul 1988: Bronze, Springreiten Mannschaft
 Barcelona 1992: Bronze, Springreiten Mannschaft
 Mickaël Bourgain, Radsport (0-0-2)
 Athen 2004: Bronze, Olympischer Sprint Herren
 Peking 2008: Bronze, Sprint Herren
 Claude Bourquard, Fechten (0-0-1)
 Tokio 1964: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Frédérick Bousquet, Schwimmen (0-1-0)
 Peking 2008: Silber, 4 × 100 m Freistil Herren
 Hervé Boussard, Radsport (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Mannschaftszeitfahren Herren
 Robert Boutigny, Kanu (0-0-1)
 London 1948: Bronze, Einer-Canadier 1000 m Herren
 Maurice Bouton, Rudern (0-2-0)
 Antwerpen 1920: Silber, Zweier mit Steuermann Herren
 Paris 1924: Silber, Zweier ohne Steuermann Herren
 Didier Bouvet, Ski Alpin (0-0-1)
 Sarajevo 1984: Bronze, Slalom Herren
 Joël Bouzou, Moderner Fünfkampf (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Mannschaft
 Claire Bové, Rudern (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Leichtgewichts-Doppelzweier Damen
 Arnaud Bovolenta, Freestyle-Skiing (0-1-0)
 Sotschi 2014: Silber, Skicross Herren
 Charles Bozon, Ski Alpin (0-0-1)
 Squaw Valley 1960: Bronze, Slalom Herren
 Gilbert Bozon, Schwimmen (0-1-0)
 Helsinki 1952: Silber, 100 m Rücken Herren
 Mathieu Bozzetto, Snowboard (0-0-1)
 Vancouver 2010: Bronze, Parallel-Riesenslalom Herren
 Justine Braisaz, Biathlon (0-0-1)
 Pyeongchang 2018: Bronze, 4 × 6 km Staffel
 Bernard Brégeon, Kanu (0-1-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Einer-Kajak 500 m Herren
 Los Angeles 1984: Silber, Zweier-Kajak 1000 m Herren
 Louis Charles Breguet, Segeln (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, 8 m Klasse Herren
 Julie Bresset, Radsport (1-0-0)
 London 2012: Gold, Mountainbike Damen
 Anne Briand, Biathlon (1-1-1)
 Albertville 1992: Gold, 3 × 7,5 km Damen
 Lillehammer 1994: Silber, 15 km Damen
 Lillehammer 1994: Bronze, 4 × 7,5 km Damen
 Claude Brodin, Fechten (0-0-1)
 Tokio 1964: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Jacques Brodin, Fechten (0-0-1)
 Tokio 1964: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Jean-Claude Brondani, Judo (0-0-1)
 München 1972: Bronze, Offene Klasse Herren
 Marguerite Broquedis, Tennis (1-0-1)
 Stockholm 1912: Gold, Einzel Damen Rasen
 Stockholm 1912: Bronze, Mixed Rasen
 Véronique Brouquier, Fechten (1-0-1)
 Moskau 1980: Gold, Florett Mannschaft Damen
 Los Angeles 1984: Bronze, Florett Mannschaft Damen
 Jacques Brugnon, Tennis (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Doppel Herren
 Julien Louis Brulé, Bogenschießen (1-3-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, Bewegliches Vogelziel 28 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Einzel
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Gold, Bewegliches Vogelziel 50 m Einzel
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Mannschaft
 Manon Brunet, Fechten (0-1-1)
 Tokio 2020: Bronze, Säbel Einzel Damen
 Tokio 2020: Silber, Säbel Mannschaft Damen
 Marie-Laure Brunet, Biathlon (0-1-1)
 Vancouver 2010: Bronze, 10 km Verfolgung Damen
 Vancouver 2010: Silber, 4 × 6 km Damen
 Pierre Brunet, Eiskunstlauf (2-0-1)
 Chamonix 1924: Bronze, Paare
 St. Moritz 1928: Gold, Paare
 Lake Placid 1932: Gold, Paare
 Pierre Brunet, Rudern (0-0-1)
 Los Angeles 1932: Bronze, Zweier mit Steuermann Herren
 Anselme Brusa, Rudern (0-0-1)
 Los Angeles 1932: Bronze, Zweier mit Steuermann Herren
 Amandine Buchard, Judo (1-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Halbleichtgewicht Frauen
 Tokio 2020: Gold, Mixed Mannschaft
 Gustave Buchard, Fechten (2-3-3)
 Antwerpen 1920: Bronze, Degen Einzel Herren
 Antwerpen 1920: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Paris 1924: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Amsterdam 1928: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Amsterdam 1928: Silber, Degen Einzel Herren
 Los Angeles 1932: Silber, Degen Einzel Herren
 Los Angeles 1932: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Berlin 1936: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Jéhan Buhan, Fechten (3-0-0)
 London 1948: Gold, Florett Mannschaft Herren
 London 1948: Gold, Florett Einzel Herren
 Helsinki 1952: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Maurice Buret, Reiten (1-0-0)
 London 1948: Gold, Dressur Mannschaft
 Delphyne Burlet, Biathlon (0-0-1)
 Lillehammer 1994: Bronze, 4 × 7,5 km Damen
 Michel Bury, Schießen (0-1-0)
 Los Angeles 1984: Silber, Kleinkaliber Liegend Herren

C 
 Gustave Cabaret, Bogenschießen (0-0-1)
 London 1908: Bronze, Continental Round Herren
 Victor Cadet, Schwimmen (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, 200 m Mannschaft Herren
 Ernest Cadine, Gewichtheben (1-0-0)
 Antwerpen 1920: Gold, Leichtschwergewicht Herren
 Jérémy Cadot, Fechten (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Yavé Cahard, Radsport (0-1-0)
 Moskau 1980: Silber, Sprint Herren
 Gaston Cailleux, Segeln (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 0,5 Tonnen 1. Wettfahrt
 Henri Callot, Fechten (0-1-0)
 Athen 1896: Silber, Florett Einzel Herren
 Alain Calmat, Eiskunstlauf (0-1-0)
 Innsbruck 1964: Silber, Herren
 Philippe Candeloro, Eiskunstlauf (0-1-1)
 Lillehammer 1994: Silber, Herren
 Nagano 1998: Bronze, Herren
 Albert Canet, Tennis (0-0-2)
 Stockholm 1912: Bronze, Doppel Herren Rasen
 Stockholm 1912: Bronze, Mixed Rasen
 Jacques Canivet, Curling (0-0-1)
 Chamonix 1924: Bronze, Herren
 Ferréol Cannard, Biathlon (0-0-1)
 Turin 2006: Bronze, 4 × 7,5 km Herren
 Romain Cannone, Fechten (1-0-0)
 Tokio 2020: Gold, Degen Einzel Herren
 Fernand Canteloube, Radsport (1-0-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, Straße Einzel Herren
 Antwerpen 1920: Gold, Straße Mannschaft Herren
 Christophe Capelle, Radsport (1-0-0)
 Atlanta 1996: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Bruno Carabetta, Judo (0-0-1)
 Seoul 1988: Bronze, Halbleichtgewicht Herren
 Benoît Caranobe, Turnen (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Mehrkampf Einzel Herren
 Jean Cariou, Reiten (1-1-1)
 Stockholm 1912: Gold, Springreiten Einzel
 Stockholm 1912: Silber, Springreiten Mannschaft
 Stockholm 1912: Bronze, Vielseitigkeitsreiten Einzel
 Christine Caron, Schwimmen (0-1-0)
 Tokio 1964: Silber, 100 m Rücken Damen
 Stéphan Caron, Schwimmen (0-0-2)
 Seoul 1988: Bronze, 100 m Freistil Herren
 Barcelona 1992: Bronze, 100 m Freistil Herren
 Jacques Carette, Leichtathletik (0-0-1)
 München 1972: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Michel Carrega, Schießen (0-1-0)
 München 1972: Silber, Trap Herren
 Georges Casanova, Fechten (0-0-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 André Castanet, Leichtathletik (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, 2500 m Staffel Herren
 Philippe Cattiau, Fechten (3-4-1)
 Stockholm 1912: Silber, Florett Einzel Herren
 Stockholm 1912: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Paris 1924: Silber, Florett Einzel Herren
 Paris 1924: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Amsterdam 1928: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Los Angeles 1932: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Los Angeles 1932: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Berlin 1936: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Jean Cau, Rudern (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Vierer mit Steuermann Herren
 Auguste Cavadini, Schießen (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Armeegewehr Dreistellung Mannschaft liegend
 Marc Cerboni, Fechten (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Jean Ces, Boxen (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, Bantamgewicht Herren
 Louis Chaillot, Radsport (1-1-1)
 Los Angeles 1932: Silber, Sprint Herren
 Los Angeles 1932: Gold, Tandem Herren
 Berlin 1936: Bronze, Sprint Herren
 Guillaume Chaine, Judo (1-0-0)
 Tokio 2020: Gold, Mixed Mannschaft
 Émile Champion, Leichtathletik (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Marathon Herren
 Albert Champoudry, Leichtathletik (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, 2500 m Staffel Herren
 Denis Gargaud Chanut, Kanu (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Slalom Einer-Canadier Herren
 Thibaud Chapelle, Rudern (0-0-1)
 sydney 2000: Bronze, Leichtgewichts-Doppelzweier Herren
 Jason Lamy Chappuis, Ski Nordisch (1-0-0)
 Vancouver 2010: Gold, Nordische Kombination Normalschanze Einzel
 Jean-Frédéric Chapuis, Freestyle-Skiing (1-0-0)
 Sotschi 2014: Gold, Skicross Herren
 Gilbert Chapron, Boxen (0-0-1)
 Melbourne 1956: Bronze, Mittelgewicht Herren
 Michel Chapuis, Kanu (0-1-0)
 Tokio 1964: Silber, Zweier-Canadier 1000 m Herren
 Nicolas Charbonnier, Segeln (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, 470er Herren
 Jean-Baptiste Charcot, Segeln (0-2-0)
 Paris 1900: Silber, bis 0,5 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 0,5 Tonnen 2. Wettfahrt
 Germain Chardin, Rudern (0-1-1)
 Peking 2008: Bronze, Vierer ohne Steuermann Herren
 London 2012: Silber, Zweier ohne Steuermann Herren
 Michèle Chardonnet, Leichtathletik (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, 100 m Hürden Damen
 Robert Charpentier, Radsport (3-0-0)
 Berlin 1936: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Berlin 1936: Gold, Straße Einzel Herren
 Berlin 1936: Gold, Straße Mannschaft Herren
 Jean Chastanié, Leichtathletik (0-1-1)
 Paris 1900: Bronze, 2500 m Hindernis Herren
 Paris 1900: Silber, 2500 m Staffel Herren
 Anne-Caroline Chausson, Radsport (1-0-0)
 Peking 2008: Gold, BMX Damen
 Marcel Chauvigné, Rudern (0-0-1)
 Berlin 1936: Bronze, Vierer mit Steuermann Herren
 Robert Chef d’Hôtel, Leichtathletik (0-1-0)
 London 1948: Silber, 4 × 400 m Herren
 Joël Chenal, Ski Alpin (0-1-0)
 Turin 2006: Silber, Riesenslalom Herren
 Bernard Chevallier, Reiten (1-0-0)
 London 1948: Gold, Vielseitigkeit Einzel
 Anaïs Chevalier, Biathlon (0-0-1)
 Pyeongchang 2018: Bronze, 4 × 6 km Staffel
 Patrick Chila, Tischtennis (0-0-1)
 Sydney 2000: Bronze, Doppel Herren
 Paul Chocque, Radsport (0-1-0)
 Los Angeles 1932: Silber, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Lucien Choury, Radsport (1-0-0)
 Paris 1924: Gold, Tandem Herren
 Christine Cicot, Judo (0-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Schwergewicht Damen
 Souleymane Cissokho, Boxen (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Weltergewicht Herren
 Guillaume Cizeron, Eiskunstlauf (0-1-0)
 Pyeongchang 2018: Silber, Eistanz
 Véronique Claudel, Biathlon (1-0-1)
 Albertville 1992: Gold, 3 × 7,5 km Damen
 Lillehammer 1994: Bronze, 4 × 7,5 km Damen
 Axel Clerget, Judo (1-0-0)
 Tokio 2020: Gold, Mixed Mannschaft
 Marion Clignet, Radsport (0-2-0)
 Atlanta 1996: Silber, 3000 m Einerverfolgung Damen
 Sydney 2000: Silber, 3000 m Einerverfolgung Damen
 Roger Closset, Fechten (0-1-0)
 Melbourne 1956: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Élodie Clouvel, Moderner Fünfkampf (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Frauen
 Jean-Paul Coche, Judo (0-0-1)
 München 1972: Bronze, Mittelgewicht Herren
 Henri Cochet, Tennis (0-2-0)
 Paris 1924: Silber, Einzel Herren
 Paris 1924: Silber, Doppel Herren
 Jonathan Coeffic, Rudern (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Doppelvierer Herren
 René Coicaud, Fechten (0-1-0)
 Melbourne 1956: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Fabrice Colas, Radsport (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Zeitfahren Herren
 Paul Colas, Schießen (2-1-1)
 London 1908: Bronze, Kleinkalibergewehr Mannschaft
 Stockholm 1912: Gold, Freies Gewehr Einzel
 Stockholm 1912: Gold, Armeegewehr Einzel
 Paris 1924: Silber, Freies Gewehr Mannschaft
 Charles Collignon, Fechten (1-0-0)
 London 1908: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Dorian Coninx, Triathlon (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Mixed Team
 Eugène Constant, Rudern (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Bryan Coquard, Radsport (0-1-0)
 London 2012: Silber, Omnium Herren
 Pierre Coquelin de Lisle, Schießen (1-0-0)
 Paris 1924: Gold, Kleinkaliber liegend Herren
 Eugène Cordonnier, Turnen (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Mehrkampf Mannschaft Herren
 Thibault Colard, Rudern (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann Herren
 Émile Cornic, Fechten (0-1-0)
 Amsterdam 1928: Silber, Degen Mannschaft Herren
 René Cornu, Schwimmen (0-0-1)
 London 1948: Bronze, 4 × 200 m Freistil Herren
 Hélène Cortin, Rudern (0-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Zweier ohne Steuerfrau Damen
 Jean Cosmat, Rudern (0-0-1)
 Berlin 1936: Bronze, Vierer mit Steuermann Herren
 Charles Coste, Radsport (1-0-0)
 London 1948: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Émile Coste, Fechten (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Florett Einzel Herren
 Frédéric Cottier, Reiten (0-0-1)
 Seoul 1988: Bronze, Springreiten Mannschaft
 Henri Cournollet, Curling (0-0-1)
 Chamonix 1924: Bronze, Herren
 Albert Courquin, Schießen (0-1-1)
 London 1908: Bronze, Freies Gewehr Dreistellung Mannschaft
 Paris 1924: Silber, Freies Gewehr Mannschaft
 Didier Courrèges, Reiten (1-0-0)
 Athen 2004: Gold, Vielseitigkeit Mannschaft
 Jacky Courtillat, Fechten (0-0-1)
 Tokio 1964: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Jacques Coutrot, Fechten (1-1-0)
 Paris 1924: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Berlin 1936: Silber, Florett Einzel Herren
 James Couttet, Ski Alpin (0-1-1)
 St. Moritz 1948: Bronze, Slalom Herren
 St. Moritz 1948: Silber, Kombination Herren
 Margit Otto-Crépin, Reiten (0-1-0)
 Seoul 1988: Silber, Dressur Einzel
 Jean-Luc Crétier, Ski Alpin (1-0-0)
 Nagano 1998: Gold, Abfahrt Herren
 Jean Cugnot, Radsport (1-0-1)
 Paris 1924: Bronze, Sprint Herren
 Paris 1924: Gold, Tandem Herren
 Sylvain Curinier, Kanu (0-1-0)
 Barcelona 1992: Silber, Kanuslalom Einer-Kajak Herren
 Sarah Léonie Cysique, Judo (1-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Leichtgewicht Frauen
 Tokio 2020: Gold, Mixed Mannschaft

D 
 Vencelas Dabaya-Tientcheu, Gewichtheben (0-1-0)
 Peking 2008: Silber, bis 69 kg Herren
 Steven Da Costa, Karate (1-0-0)
 Tokio 2020: Gold, Kumite bis 67 kg Männer
 Daniel Dagallier, Fechten (0-0-1)
 Melbourne 1956: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Michaël D’Almeida, Radsport (0-1-1)
 London 2012: Silber, Teamsprint Herren
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Teamsprint Herren
 Edmond Dame, Ringen (0-0-1)
 Amsterdam 1928: Bronze, Freistil Schwergewicht Herren
 Bertrand Damaisin, Judo (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Halbmittelgewicht Herren
 Benjamin Darbelet, Judo (0-1-0)
 Peking 2008: Silber, Halbleichtgewicht Herren
 Jean-Claude Darouy, Rudern (0-1-0)
 Tokio 1964: Silber, Zweier mit Steuermann Herren
 Roddy Darragon, Ski Nordisch (0-1-0)
 Turin 2006: Silber, Langlauf Sprint Herren
 Auguste Daumain, Radsport (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, 25 km Herren
 Jean-Philippe Daurelle, Fechten (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Säbel Mannschaft Herren
 Franck David, Segeln (1-0-0)
 Barcelona 1992: Gold, Windsurfen Herren
 Élisabeth d’Ayen, Tennis (0-0-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, Doppel Damen
 Gérard de Balorre, Reiten (0-1-0)
 Berlin 1936: Gold, Dressur Mannschaft
 Roger de Barbarin, Schießen (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Wurfscheibenschießen
 Rene de Bellegarde, Reiten (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Weitspringen
 Danièle Debernard, Ski Alpin (0-1-1)
 Sapporo 1972: Silber, Slalom Damen
 Innsbruck 1976: Bronze, Riesenslalom Damen
 Raoul de Boigne, Schießen (0-0-1)
 London 1908: Bronze, Freies Gewehr Dreistellung Mannschaft
 Jean Debuf, Gewichtheben (0-0-1)
 Melbourne 1956: Bronze, Mittelschwergewicht Herren
 Ferdinand Decanali, Radsport (1-0-0)
 London 1948: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Jean Decazes, Segeln (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, bis 20 Tonnen
 Louis de Champsavin, Reiten (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Jagdspringen
 Justinien de Clary, Schießen (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Wurfscheibenschießen
 Lucie Décosse, Judo (1-1-0)
 Peking 2008: Silber, Halbmittelgewicht Damen
 London 2012: Gold, Mittelgewicht Damen
 Edmond Decottignies, Gewichtheben (1-0-0)
 Paris 1924: Gold, Leichtgewicht Herren
 De Cottignon, Segeln (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 3 Tonnen 1. Wettfahrt
 Max Décugis, Tennis (1-1-1)
 Paris 1900: Silber, Doppel Herren
 Antwerpen 1920: Bronze, Doppel Herren
 Antwerpen 1920: Gold, Mixed
 Virginie Dedieu, Synchronschwimmen (0-0-1)
 Sydney 2000: Bronze, Duo
 Louis Bonniot de Fleurac, Leichtathletik (0-0-1)
 London 1908: Bronze, 3 Meilen Mannschaft Herren
 Hélène Defrance, Segeln (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, 470er Klasse Frauen
 Vincent Defrasne, Biathlon (1-0-2)
 Salt lake City 2002: Silber, 12,5 km Verfolgung Herren
 Turin 2006: Gold, 12,5 km Verfolgung Herren
 Turin 2006: Gold, 4 × 7,5 km Herren
 Henri Deglane, Ringen (1-0-0)
 Paris 1924: Gold, gr.-röm. Schwergewicht
 Georges de la Chapelle, Tennis (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Doppel Herren
 Yves Delacour, Rudern (0-0-1)
 Melbourne 1956: Bronze, Vierer ohne Steuermann Herren
 Georges de la Falaise, Fechten (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Säbel Einzel Herren
 Carl de la Sablière, Segeln (1-0-0)
 Amsterdam 1928: Gold, 8 m Klasse
 Marie Delattre, Kanu (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Zweier-Kajak 500 m Damen
 Émile Delchambre, Rudern (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Vierer mit Steuermann Herren
 Frédéric Delcourt, Schwimmen (0-1-0)
 Los Angeles 1984: Silber, 200 m Rücken Herren
 Jocelyn Delecour, Leichtathletik (0-0-2)
 Tokio 1964: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Mexiko-Stadt 1968: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Paul-Henri de Le Rue, Snowboard (0-0-1)
 Turin 2006: Bronze, Snowboardcross Herren
 Henri Deloge, Leichtathletik (0-2-0)
 Paris 1900: Silber, 1500 m Herren
 Paris 1900: Silber, 5000 m Staffel Herren
 Frédéric Delpla, Fechten (1-0-0)
 Seoul 1988: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Philippe Delrieu, Fechten (0-1-0)
 Los Angeles 1984: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Léon Delsarte, Turnen (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Mehrkampf Mannschaft Herren
 Carlos Deltour, Rudern (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Zweier mit Steuermann Herren
 Guy de Luget, Fechten (1-0-0)
 Paris 1924: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Maurice Delvart, Leichtathletik (0-0-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, 4 × 400 m Herren
 Lucien Démanet, Turnen (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Mehrkampf Herren
 Émile Demangel, Radsport (0-1-0)
 London 1908: Silber, Zeitfahren Herren
 Frédéric Demontfaucon, Judo (0-0-1)
 Sydney 2000: Bronze, Mittelgewicht Herren
 Antoine Dénériaz, Ski Alpin (1-0-0)
 Turin 2006: Gold, Abfahrt Herren
 André Derrien, Segeln (1-0-0)
 Amsterdam 1928: Gold, 8 m Klasse
 Henri de Saint Germain, Fechten (0-1-0)
 Stockholm 1912: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Charles des Jamonières, Schießen (0-0-1)
 Berlin 1936: Bronze, Scheibenpistole Herren
 Jean Despeaux, Boxen (1-0-0)
 Berlin 1936: Gold, Mittelgewicht Herren
 Julien Desprès, Rudern (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Vierer ohne Steuermann Herren
 Marcel Desprets, Fechten (1-0-0)
 London 1948: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Simon Desthieux, Biathlon (1-0-0)
 Pyeongchang 2018: Gold, Mixed-Staffel
 Georges Detreille, Radsport (1-0-0)
 Antwerpen 1920: Gold, Straße Mannschaft Herren
 Marc Detton, Rudern (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Doppelzweier Herren
 Charles de Vendeville, Schwimmen (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Unterwasserschwimmen Herren
 André Devaux, Leichtathletik (0-0-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, 4 × 400 m Herren
 Romane Dicko, Judo (1-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Schwergewicht Frauen
 Tokio 2020: Gold, Mixed Mannschaft
 Jean-François Di Martino, Fechten (0-1-0)
 Sydney 2000: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Jacques Dimont, Fechten (1-0-0)
 Mexiko-Stadt 1968: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Arnaud Di Pasquale, Tennis (0-0-1)
 Sydney 2000: Bronze, Einzel Herren
 Khedafi Djelkhir, Boxen (0-1-0)
 Peking 2008: Silber, Federgewicht Herren
 Sophie Dodemont, Bogenschießen (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Mannschaft Damen
 Lucien Dolquès, Leichtathletik (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, Crosslauf Mannschaft Herren
 Auguste Donny, Segeln (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 3 Tonnen 2. Wettfahrt
 Xavier Dorfman, Rudern (1-0-0)
 Sydney 2000: Gold, Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann Herren
 Robert Dorgebray, Radsport (1-0-0)
 Berlin 1936: Gold, Straße Mannschaft Herren
 Jean-François d’Orgeix, Reiten (0-0-1)
 London 1948: Bronze, Springreiten Einzel
 Marie Dorin, Biathlon (0-1-1)
 Vancouver 2010: Bronze, 7,5 km Sprint Damen
 Vancouver 2010: Silber, 4 × 6 km Damen
 Christian d’Oriola, Fechten (4-2-0)
 London 1948: Gold, Florett Mannschaft Herren
 London 1948: Silber, Florett Einzel Herren
 Helsinki 1952: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Helsinki 1952: Gold, Florett Einzel Herren
 Melbourne 1956: Gold, Florett Einzel Herren
 Melbourne 1956: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Louis Auguste-Dormeuil
 Paris 1900: Gold, bis 1 Tonne 2. Wettfahrt
 Jacques Doucet, Segeln (0-2-0)
 Paris 1900: Silber, bis 3 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 3 Tonnen 2. Wettfahrt
 David Douillet, Judo (2-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Schwergewicht Herren
 Atlanta 1996: Gold, Schwergewicht Herren
 Sydney 2000: Gold, Schwergewicht Herren
 Georges Dransart, Kanu (0-1-2)
 London 1948: Bronze, Zweier-Canadier 1000 m Herren
 London 1948: Bronze, Zweier-Canadier 10.000 m Herren
 Melbourne 1956: Silber, Zweier-Canadier 10.000 m Herren
 Joseph Dreher, Leichtathletik (0-0-1)
 London 1908: Bronze, 3 Meilen Mannschaft Herren
 Yves Dreyfus, Fechten (0-0-2)
 Melbourne 1956: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Tokio 1964: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Gaston Dron, Radsport (0-0-1)
 London 1948: Bronze, Tandem Mannschaft Herren
 Guy Drut, Leichtathletik (1-1-0)
 München 1972: Silber, 110 m Hürden Herren
 Montreal 1976: Gold, 110 m Hürden Herren
 Jacqueline du Bief, Eiskunstlauf (0-0-1)
 Oslo 1952: Bronze, Damen
 A. Dubois, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 10 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 10 Tonnen 2. Wettfahrt
 J. Dubois, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 10 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 10 Tonnen 2. Wettfahrt
 Dubosq, Segeln (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 2 Tonnen 1. Wettfahrt
 Hugues Duboscq, Schwimmen (0-0-3)
 Athen 2004: Bronze, 100 m Brust Herren
 Peking 2008: Bronze, 100 m Brust Herren
 Peking 2008: Bronze, 200 m Brust Herren
 Franck Ducheix, Fechten (0-1-1)
 Los Angeles 1984: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Barcelona 1992: Bronze, Säbel Mannschaft Herren
 Isabelle Duchesnay, Eiskunstlauf (0-1-0)
 Albertville 1992: Silber, Eistanz
 Paul Duchesnay, Eiskunstlauf (0-1-0)
 Albertville 1992: Silber, Eistanz
 Roger Ducret, Fechten (3-4-1)
 Stockholm 1912: Bronze, Florett Einzel Herren
 Stockholm 1912: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Paris 1924: Gold, Florett Einzel Herren
 Paris 1924: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Paris 1924: Silber, Degen Einzel Herren
 Paris 1924: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Paris 1924: Silber, Säbel Einzel Herren
 Amsterdam 1928: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Frédéric Dufour, Rudern (0-1-0)
 Athen 2004: Silber, Leichtgewichts-Doppelzweier Herren
 Pierre Dufour d’Astafort, Reiten (0-1-0)
 Stockholm 1912: Silber, Springreiten Mannschaft
 Henri Dulieux, Fechten (0-0-1)
 Berlin 1936: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Robert Dumontois, Rudern (0-1-0)
 Rom 1960: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Franck Dumoulin, Schießen (1-0-0)
 Sydney 2000: Gold, Luftpistole Herren
 Jacques Dupont, Radsport (1-0-1)
 London 1948: Gold, Zeitfahren Herren
 London 1948: Bronze, Straße Mannschaft Herren
 Maryvonne Dupureur, Leichtathletik (0-1-0)
 Tokio 1964: Silber, 800 m Damen
 Pierre Durand senior, Reiten (0-0-1)
 Rom 1960: Bronze, Vielseitigkeitsreiten Mannschaft
 Pierre Durand junior, Reiten (1-0-1)
 Seoul 1988: Bronze, Springreiten Mannschaft
 Seoul 1988: Gold, Springreiten Einzel

 Thierry Dusserre, Biathlon (0-0-1)
 Lillehammer 1994: Bronze, 4 × 7,5 km Herren
 Louis Dutfoy, Schießen (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Armeerevolver Mannschaft
 Albert Duval, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Silber, bis 2 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Bronze, bis 2 Tonnen 2. Wettfahrt
 René Duverger, Gewichtheben (1-0-0)
 Los Angeles 1932: Gold, Leichtgewicht Herren
 Robin Duvillard, Ski Nordisch (0-0-1)
 Sotschi 2014: Bronze, 4 × 10 km Staffel Herren

E 
 Henri Eberhardt, Kanu (0-1-1)
 Berlin 1936: Silber, Einer-Kajak Faltboot 10.000 m Herren
 London 1948: Bronze, Einer-Kajak 1000 m Herren
 Boughera El-Ouafi, Leichtathletik (1-0-0)
 Amsterdam 1928: Gold, Marathon Herren
 Xavier Eluère, Boxen (0-0-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, Schwergewicht Herren
 Gévrise Émane, Judo (0-0-1)
 London 2012: Bronze, Halbmittelgewicht Damen
 Aldo Eminente, Schwimmen (0-0-1)
 Helsinki 1952: Bronze, 4 × 200 m Freistil Herren
 Gwladys Épangue, Taekwondo (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Mittelgewicht Damen
 Philippe Ermenault, Radsport (1-1-0)
 Atlanta 1996: Silber, 4000 m Einerverfolgung Herren
 Atlanta 1996: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Franck Esposito, Schwimmen (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, 200 m Schmetterling Herren
 Patrice Estanguet, Kanu (0-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Kanuslalom Einer-Canadier Herren
 Tony Estanguet, Kanu (3-0-0)
 Sydney 2000: Gold, Kanuslalom Einer-Canadier Herren
 Athen 2004: Gold, Kanuslalom Einer-Canadier Herren
 Peking 2012: Gold, Kanuslalom Einer-Canadier Herren
 Ophélie-Cyrielle Étienne, Schwimmen (0-0-1)
 London 2012: Bronze, 4 × 200 m Freistil Damen

F 
 Pierre Failliot, Leichtathletik (0-1-0)
 Stockholm 1912: Silber, 4 × 400 m Herren
 Annie Famose, Ski Alpin (0-1-1)
 Grenoble 1968: Silber, Riesenslalom Damen
 Grenoble 1968: Bronze, Slalom Damen
 Daniel Fauché, Rudern (0-1-0)
 Atlanta 1996: Silber, Vierer ohne Steuermann Herren
 Pascal Fauvel, Bogenschießen (0-2-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, Bewegliches Vogelziel 28 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Mannschaft
 René Faye, Radsport (0-0-1)
 London 1948: Bronze, Tandem Herren
 Sylviane Félix, Leichtathletik (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, 4 × 100 m Damen
 Gérard Fenouil, Leichtathletik (0-0-1)
 Mexiko-Stadt 1968: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Émilie Fer, Kanu (1-0-0)
 Peking 2012: Gold, Kanuslalom Einer-Kajak Damen
 Jean-Noël Ferrari, Fechten (1-0-0)
 Sydney 2000: Gold, Florett Einzel Herren
 Gaston Féry, Leichtathletik (0-0-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, 4 × 400 m Herren
 Charles Field, Reiten (0-2-0)
 Antwerpen 1920: Silber, Kunstreiten Einzel
 Antwerpen 1920: Silber, Kunstreiten Mannschaft
 Solenne Figuès, Schwimmen (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, 200 m Freistil Damen
 Émile Fisseux, Bogenschießen (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Au cordon dore 50 m Herren
 Raymond Flacher, Fechten (0-1-0)
 Amsterdam 1928: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Léon Flameng, Radsport (1-1-1)
 Athen 1896: Silber, 10 km Herren
 Athen 1896: Gold, 100 km Herren
 Athen 1896: Bronze, Sprint Herren
 Didier Flament, Fechten (1-0-1)
 Montreal 1976: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Moskau 1980: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Hervé Flandin, Biathlon (0-0-1)
 Lillehammer 1994: Bronze, 4 × 7,5 km Herren
 Laura Flessel-Colovic, Fechten (2-1-2)
 Atlanta 1996: Gold, Degen Einzel Damen
 Atlanta 1996: Gold, Degen Mannschaft Damen
 Sydney 2000: Bronze, Degen Einzel Damen
 Athen 2004: Silber, Degen Einzel Damen
 Athen 2004: Bronze, Degen Einzel Damen
 Catherine Fleury-Vachon, Judo (1-0-0)
 Barcelona 1992: Gold, Halbmittelgewicht Damen
 Guillaume Florent, Segeln (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Finn-Dinghy
 Sébastien Flute, Bogenschießen (1-0-0)
 Barcelona 1992: Gold, Einzel Mannschaft Herren
 Émile Jean-Fontaine, Segeln (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 3 Tonnen 1. Wettfahrt
 Wilfrid Forgues, Kanu (1-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Kanuslalom Zweier-Canadier Herren
 Atlanta 1996: Gold, Kanuslalom Zweier-Canadier Herren
 Sébastien Foucras, Freestyle-Skiing (0-1-0)
 Nagano 1998: Silber, Springen Herren
 Paul Four, Moderner Fünfkampf (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Mannschaft
 Marceau Fourcade, Rudern (0-0-1)
 Berlin 1936: Bronze, Zweier mit Steuermann Herren
 Martin Fourcade, Biathlon (5-2-0)
 Vancouver 2010: Silber, 15 km Herren
 Sotschi 2014: Gold, 12,5 km Verfolgung Herren
 Sotschi 2014: Gold, 20 km Herren
 Sotschi 2014: Silber, 15 km Massenstart Herren
 Pyeongchang 2018: Gold, 12,5 km Verfolgung Herren
 Pyeongchang 2018: Gold, 15 km Massenstart Herren
 Pyeongchang 2018: Gold, Mixed-Staffel
 Amédée Fournier, Radsport (1-0-0)
 Los Angeles 1932: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Myriam Fox-Jerusalmi, Kanu (0-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Kanuslalom Einer-Kajak Damen
 Louis François, Ringen (0-0-1)
 Los Angeles 1932: Bronze, gr.-röm. Bantamgewicht
 Roger François, Gewichtheben (1-0-0)
 Amsterdam 1928: Gold, Mittelgewicht Herren
 Paul Fritsch, Boxen (1-0-0)
 Antwerpen 1920: Gold, Federgewicht Herren

G 
 André Gaboriaud, Fechten (0-1-0)
 Amsterdam 1928: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Jean Gachet, Boxen (0-1-0)
 Antwerpen 1920: Silber, Federgewicht Herren
 Christophe Gagliano, Judo (0-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Leichtgewicht Herren
 Jean-Marc Gaillard, Ski Nordisch (0-0-2)
 Sotschi 2014: Bronze, 4 × 10 km Staffel Herren
 Pyeongchang 2018: Bronze, 4 × 10 km Staffel Herren
 Jean Galfione, Leichtathletik (1-0-0)
 Atlanta 1996: Gold, Stabhochsprung Herren
 Henri Gance, Gewichtheben (1-0-0)
 Antwerpen 1920: Gold, Mittelgewicht Herren
 Georges Gandil, Kanu (0-0-2)
 London 1948: Bronze, Zweier-Canadier 1000 m Herren
 London 1948: Bronze, Zweier-Canadier 10.000 m Herren
 Laurent Gané, Radsport (1-0-1)
 Sydney 2000: Gold, Olympischer Sprint Herren
 Athen 2004: Bronze, Olympischer Sprint Herren
 François Gangloff, Turnen (0-2-0)
 Paris 1924: Silber, Seitpferdsprung Herren
 Paris 1924: Silber, Mehrkampf Mannschaft Herren
 Louis Gantois, Kanu (0-0-1)
 Helsinki 1952: Bronze, Einer-Kajak 1000 m Herren
 Brigitte Gapais-Dumont, Fechten (0-1-0)
 Montreal 1976: Silber, Florett Mannschaft Damen
 Hubert Gardas, Fechten (1-0-0)
 Moskau 1980: Gold, Degen Mannschaft Herren
 André Gardère, Fechten (0-1-0)
 Berlin 1936: Silber, Florett Einzel Herren
 Édward Gardère, Fechten (1-2-0)
 Los Angeles 1932: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Berlin 1936: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Berlin 1936: Silber, Florett Einzel Herren
 Dominique Gardères, Reiten (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Hochspringen
 Renée Garilhe, Fechten (0-0-1)
 Melbourne 1956: Bronze, Florett Einzel Damen
 Richard Gasquet, Tennis (0-0-1)
 London 2012: Bronze, Doppel Herren
 Jean-Philippe Gatien, Tischtennis (0-1-1)
 Barcelona 1992: Silber, Einzel Herren
 Sydney 2000: Bronze, Doppel Herren
 André Gaudin, Rudern (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Einer Herren
 Lucien Gaudin, Fechten (4-2-0)
 Stockholm 1912: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Paris 1924: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Paris 1924: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Amsterdam 1928: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Amsterdam 1928: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Amsterdam 1928: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Philippe Gaumont, Radsport (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Mannschaftszeitfahren Herren
 Roger Gautier, Rudern (0-1-0)
 Helsinki 1952: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Pierre Gauthier, Segeln (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, 8-m-Klasse Herren
 Richard Gay, Freestyle-Skiing (0-0-1)
 Salt lake City 2002: Bronze, Buckelpiste Herren
 Paul Genevay, Leichtathletik (0-0-1)
 Tokio 1964: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Pascal Gentil, Taekwondo (0-0-2)
 Sydney 2000: Bronze, Schwergewicht Herren
 Athen 2004: Bronze, Schwergewicht Herren
 Pierre Georget, Radsport (0-1-1)
 Berlin 1936: Silber, Zeitfahren Herren
 Berlin 1936: Bronze, Tandem Herren
 Maurice Germot, Tennis (1-0-0)
 Stockholm 1912: Gold, Doppel Herren Halle
 Pierre Gervais, Segeln (1-0-1)
 Paris 1900: Gold, bis 0,5 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Bronze, bis 0,5 Tonnen 2. Wettfahrt
 Arnaud Geyre, Radsport (1-1-0)
 Melbourne 1956: Gold, Straße Mannschaft Herren
 Melbourne 1956: Silber, Straße Einzel Herren
 Henri Gilardoni, Segeln (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, 3 bis 10 Tonnen 1. Wettfahrt
 Daniel Gillois, Reiten (0-1-0)
 Berlin 1936: Gold, Dressur Mannschaft
 Fabien Gilot, Schwimmen (1-2-0)
 Peking 2008: Silber, 4 × 100 m Freistil Herren
 London 2012: Gold, 4 × 100 m Freistil Herren
 Rio de Janeiro 2016: Silber, 4 × 100 m Freistil Herren
 Gaston Giran, Rudern (0-0-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, Doppelzweier Herren
 Patricia Girard, Leichtathletik (0-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, 100 m Hürden Damen
 Robert Girardet, Segeln (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, 8 m Klasse Herren
 André Giriat, Rudern (0-0-1)
 Los Angeles 1932: Bronze, Zweier mit Steuermann Herren
 Jean-Pierre Giudicelli, Moderner Fünfkampf (0-0-1)
 Mexiko-Stadt 1968: Bronze, Mannschaft
 Priscilla Gneto, Judo (0-0-1)
 London 2012: Bronze, Halbleichtgewicht Damen
 André Gobert, Tennis (2-0-0)
 Stockholm 1912: Gold, Einzel Herren Halle
 Stockholm 1912: Gold, Doppel Herren Halle
 Céline Goberville, Schießen (0-1-0)
 London 2012: Silber, Luftpistole Damen
 Marcel Gobillot, Radsport (1-0-0)
 Antwerpen 1920: Gold, Straße Mannschaft Herren
 Hervé Godignon, Reiten (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Springreiten Mannschaft
 Auguste Godinet, Segeln (0-2-0)
 Paris 1900: Silber, bis 3 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 3 Tonnen 2. Wettfahrt
 Christine Goitschel, Ski Alpin (1-1-0)
 Innsbruck 1964: Silber, Riesenslalom Damen
 Innsbruck 1964: Gold, Slalom Damen
 Marielle Goitschel, Ski Alpin (2-1-0)
 Innsbruck 1964: Gold, Riesenslalom Damen
 Innsbruck 1964: Silber, Slalom Damen
 Grenoble 1968: Gold, Slalom Damen
 Anna Gomis, Ringen (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, Freistil Leichtgewicht Damen
 Joseph Gonzales, Boxen (0-1-0)
 Tokio 1964: Silber, Halbmittelgewicht Herren
 Christine Gossé, Rudern (0-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Zweier ohne Steuerfrau Damen
 Jean Goujon, Radsport (1-0-0)
 Berlin 1936: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Jean Gounot, Turnen (0-2-2)
 Antwerpen 1920: Bronze, Mehrkampf Einzel Herren
 Antwerpen 1920: Bronze, Mehrkampf Einzel Herren
 Paris 1924: Silber, Seitpferd Herren
 Paris 1924: Silber, Mehrkampf Mannschaft Herren
 Matthieu Gourdain, Fechten (0-2-0)
 Sydney 2000: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Sydney 2000: Silber, Säbel Einzel Herren
 Thomas Goyard, Segeln (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Windsurfen Herren
 Jean Graczyk, Radsport (0-1-0)
 Melbourne 1956: Silber, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Anne-Caroline Graffe, Taekwondo (0-1-0)
 London 2012: Silber, über 67 kg Damen
 Hervé Granger-Veyron, Fechten (0-1-1)
 Los Angeles 1984: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Barcelona 1992: Bronze, Säbel Mannschaft Herren
 Eugène-Henri Gravelotte, Fechten (1-0-0)
 Athen 1896: Gold, Florett Einzel Herren
 Bernard Gravier, Fechten (1-0-0)
 London 1908: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Florian Grengbo, Radsport (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Teamsprint Herren
 Louis Gressier, Rudern (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Eugène Grisot, Bogenschießen (1-2-1)
 London 1908: Gold, Continental Round Herren
 Antwerpen 1920: Bronze, Bewegliches Vogelziel 28 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Mannschaft
 Patrick Groc, Fechten (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Donavan Grondin, Radsport (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Madison Herren
 Edgar Grospiron, Freestyle-Skiing (1-0-1)
 Albertville 1992: Gold, Buckelpiste Herren
 Lillehammer 1994: Bronze, Buckelpiste Herren
 Émile Grumiaux, Bogenschießen (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Sur la Perche a la pyramide Herren
 Gauthier Grumier, Fechten (1-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Degen Einzel Herren
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Raoul Gueguen, Moderner Fünfkampf (0-0-1)
 Mexiko-Stadt 1968: Bronze, Mannschaft
 Christophe Guénot, Ringen (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, gr.-röm. Weltergewicht Herren
 Steeve Guénot, Ringen (1-0-1)
 Peking 2008: Gold, gr.-röm. Leichtgewicht Herren
 London 2012: Bronze, gr.-röm. bis 66 kg Herren
 Henri Guérin, Fechten (1-0-0)
 London 1948: Gold, Degen Mannschaft Herren
 André Guerrier, Segeln (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, 8 m Klasse Herren
 Maurice Gufflet, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 10 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 10 Tonnen 2. Wettfahrt
 Robert Gufflet, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 10 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 10 Tonnen 2. Wettfahrt
 Brigitte Guibal, Kanu (0-1-0)
 Sydney 2000: Silber, Einer-Kajak Kanuslalom Damen
 Pierre Guichot, Fechten (0-1-1)
 Los Angeles 1984: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Barcelona 1992: Bronze, Säbel Mannschaft Herren
 Lucien Guiguet, Moderner Fünfkampf (0-0-1)
 Mexiko-Stadt 1968: Bronze, Mannschaft
 Guy Guillabert, Rudern (0-0-1)
 Melbourne 1956: Bronze, Vierer ohne Steuermann Herren
 Sylvain Guillaume, Ski Nordisch (0-1-1)
 Albertville 1992: Silber, Nordische Kombination Einzel
 Nagano 1998: Bronze, Nordische Kombination Mannschaft
 Joseph Guillemot, Leichtathletik (1-1-0)
 Antwerpen 1920: Gold, 5000 m Herren
 Antwerpen 1920: Silber, 10.000 m Herren
 Charles Guiraist, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 10 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 10 Tonnen 2. Wettfahrt
 Jacques Guissart, Rudern (0-1-0)
 Helsinki 1952: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 René Guissart, Rudern (0-0-1)
 Melbourne 1956: Bronze, Vierer ohne Steuermann Herren
 Jacques Guittet, Fechten (0-0-1)
 Tokio 1964: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Fabrice Guy, Ski Nordisch (1-0-1)
 Albertville 1992: Gold, Nordische Kombination Einzel
 Nagano 1998: Bronze, Nordische Kombination Mannschaft
 Astrid Guyart, Fechten (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Florett Mannschaft Damen
 Brice Guyart, Fechten (2-0-0)
 Sydney 2000: Gold, Florett Einzel Herren
 Athen 2004: Gold, Florett Einzel Herren
 Jean-Jacques Guyon, Reiten (1-0-0)
 Mexiko-Stadt 1968: Gold, Vielseitigkeit Einzel
 René Guyot, Schießen (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Wurfscheibenschießen

H 
 Marie Dorin-Habert, Biathlon (1-0-1)
 Pyeongchang 2018: Gold, Mixed-Staffel
 Pyeongchang 2018: Bronze, 4 × 6 km Staffel
 René Hamel, Radsport (1-0-1)
 Paris 1924: Bronze, Straße Einzel Herren
 Paris 1924: Gold, Straße Mannschaft Herren
 Marcel Hansenne, Leichtathletik (0-0-1)
 London 1948: Bronze, 800 m Herren
 Adrien Hardy, Rudern (1-0-0)
 Athen 2004: Gold, Doppelzweier Herren
 Pierre Hardy, Schießen (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Freies Gewehr Mannschaft
 Jean-Louis Harel, Radsport (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Mannschaftszeitfahren Herren
 Marlène Harnois, Taekwondo (0-0-1)
 London 2012: Bronze, bis 57 kg Damen
 Henri Hazebroucq, Rudern (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Vierer mit Steuermann Herren
 Philippe Heberlé, Schießen (1-0-0)
 Los Angeles 1984: Gold, Luftgewehr Herren
 Ignace Heinrich, Leichtathletik (0-1-0)
 London 1948: Silber, Zehnkampf Herren
 Rayan Helal, Radsport (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Teamsprint Herren
 Jean-Paul Tony Helissey, Fechten (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Henri Helle, Bogenschießen (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Au chapelet 50 m Herren
 Nicolas Hénard, Segeln (2-0-0)
 Seoul 1988: Gold, Tornado
 Barcelona 1992: Gold, Tornado
 Jean-Michel Henry, Fechten (1-1-2)
 Los Angeles 1984: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Seoul 1988: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Barcelona 1992: Bronze, Degen Einzel Mannschaft Herren
 Atlanta 1996: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Claudette Herbster-Josland, Fechten (0-1-0)
 Montreal 1976: Silber, Florett Mannschaft Damen
 Virginie Hériot, Segeln (1-0-0)
 Amsterdam 1928: Gold, 8 m Klasse
 Arthur Hermann, Turnen (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Mehrkampf Mannschaft Herren
 Henri Hérouin, Bogenschießen (2-0-0)
 Paris 1900: Gold, Au cordon dore 50 m Herren
 Paris 1900: Gold, Au cordon dore 50 m Herren Championat
 Gaston Heuet, Leichtathletik (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, Crosslauf Mannschaft Herren
 André Higelin, Turnen (0-1-1)
 Paris 1924: Bronze, Reck Herren
 Paris 1924: Silber, Mehrkampf Mannschaft Herren
 Louis Hildebrand, Radsport (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, 25 km Herren
 Yves Hocdé, Rudern (1-0-0)
 Sydney 2000: Gold, Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann Herren
 Maurice Hochepied, Schwimmen (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, 200 m Mannschaft Herren
 Victor Hochepied, Schwimmen (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, 200 m Mannschaft Herren
 Emanuel Hostache, Bobsport (0-0-1)
 Nagano 1998: Bronze, Viererbob
 Joseph Huber, Turnen (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Mehrkampf Mannschaft Herren
 Louis Hostin, Gewichtheben (2-1-0)
 Amsterdam 1928: Silber, Leichtschwergewicht Herren
 Los Angeles 1932: Gold, Leichtschwergewicht Herren
 Berlin 1936: Gold, Leichtschwergewicht Herren
 Pierre Houin, Rudern (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Leichtgewichts-Doppelzweier Herren
 Didier Hoyer, Kanu (0-0-2)
 Los Angeles 1984: Bronze, Zweier-Canadier 1000 m Herren
 Barcelona 1992: Bronze, Zweier-Canadier 1000 m Herren
 Maurice Huet, Fechten (1-0-0)
 London 1948: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Charles Hugo, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Silber, bis 2 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Bronze, bis 2 Tonnen 2. Wettfahrt
 Muriel Hurtis, Leichtathletik (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, 4 × 100 m Damen

I 
 Alexandre Iddir, Judo (1-0-0)
 Tokio 2020: Gold, Mixed Mannschaft

J 
 Alexandre Jany, Schwimmen (0-0-2)
 London 1948: Bronze, 4 × 200 m Freistil Herren
 Helsinki 1952: Bronze, 4 × 200 m Freistil Herren
 Vincent Jay, Biathlon (1-0-1)
 Vancouver 2010: Gold, 10 km Sprint Herren
 Vancouver 2010: Bronze, 12,5 km Verfolgung Herren
 Michel Jazy, Leichtathletik (0-1-0)
 Rom 1960: Silber, 1500 m Herren
 Victor Muffat-Jeandet, Ski Alpin (0-0-1)
 Pyeongchang 2018: Bronze, Kombination Herren
 Fabrice Jeannet, Fechten (2-1-0)
 Athen 2004: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Peking 2008: Silber, Degen Einzel Herren
 Peking 2008: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Jérôme Jeannet, Fechten (1-0-0)
 Peking 2008: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Daniel Jérent, Fechten (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Henri Jobier, Fechten (1-0-0)
 Paris 1924: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Georges Johin, Croquet (1-1-0)
 Paris 1900: Silber, Einzel mit einer Kugel
 Paris 1900: Gold, Doppel
 Léon Johnson, Schießen (0-2-1)
 London 1908: Bronze, Freies Gewehr Dreistellung Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Armeegewehr liegend Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Armeegewehr liegend Einzel
 Andrée Joly, Eiskunstlauf (2-0-1)
 Chamonix 1924: Bronze, Paare
 St. Moritz 1928: Gold, Paare
 Lake Placid 1932: Gold, Paare
 Pascal Jolyot, Fechten (1-1-1)
 Moskau 1980: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Moskau 1980: Silber, Florett Einzel Herren
 Los Angeles 1984: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Pierre Jonquères d’Oriola, Reiten (2-2-0)
 Helsinki 1952: Gold, Springreiten Einzel
 Tokio 1964: Gold, Springreiten Einzel
 Tokio 1964: Silber, Springreiten Mannschaft
 Mexiko-Stadt 1968: Silber, Springreiten Mannschaft
 Marion Josserand, Freestyle-Skiing (0-0-1)
 Vancouver 2010: Bronze, Skicross Damen
 Frédérique Jossinet, Judo (0-1-0)
 Athen 2004: Silber, Superleichtgewicht Damen
 Fernand Jourdant, Fechten (1-0-0)
 Los Angeles 1932: Gold, Degen Mannschaft Herren
 André Jousseaume, Reiten (2-2-1)
 Los Angeles 1932: Gold, Dressur Mannschaft
 Berlin 1936: Silber, Dressur Mannschaft
 London 1948: Gold, Dressur Mannschaft
 London 1948: Silber, Dressur Einzel
 Helsinki 1952: Bronze, Dressur Einzel
 Richard Jouve, Ski Nordisch (0-0-1)
 Pyeongchang 2018: Bronze, Teamsprint Herren

K 
 Naman Keïta, Leichtathletik (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, 400 m Hürden Herren
 Francis Kerbiriou, Leichtathletik (0-0-1)
 München 1972: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Jean Kerebel, Leichtathletik (0-1-0)
 London 1948: Silber, 4 × 400 m Herren
 Jean-Claude Killy, Ski Alpin (3-0-0)
 Grenoble 1968: Gold, Abfahrt Herren
 Grenoble 1968: Gold, Riesenslalom Herren
 Grenoble 1968: Gold, Slalom Herren
 Alphonse Kirchhoffer, Fechten (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Florett für Fechtmeister Herren
 Gauthier Klauss, Kanu (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Slalom Zweier-Canadier Herren
 Jean Klein, Rudern (0-1-0)
 Rom 1960: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Charles Kouyos, Ringen (0-0-1)
 London 1948: Bronze, Freistil Bantamgewicht Herren
 Frédéric Kowal, Rudern (0-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Doppelzweier Herren

L 
 André Labatut, Fechten (2-2-0)
 Stockholm 1912: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Paris 1924: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Paris 1924: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Amsterdam 1928: Silber, Degen Mannschaft Herren
 René Lacoste, Tennis (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, Doppel Herren
 Jean Lacroix, Fechten (0-1-0)
 Antwerpen 1920: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Léo Lacroix, Ski Alpin (0-1-0)
 Innsbruck 1964: Silber, Abfahrt Herren
 Jacques Ladègaillerie, Fechten (0-1-0)
 München 1972: Silber, Degen Einzel Herren
 Jules Ladoumègue, Leichtathletik (0-1-0)
 Amsterdam 1928: Silber, 1500 m Herren
 Perrine Laffont, Freestyle-Skiing (1-0-0)
 Pyeongchang 2018: Gold, Buckelpiste Damen
 Karim Florent Laghouag, Reiten (1-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Mannschaft Vielseitigkeit Herren
 Tokio 2020: Bronze, Vielseitigkeit Mannschaft
 Bernard Laidebeur, Leichtathletik (0-0-1)
 Tokio 1964: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Jean-François Lamour, Fechten (2-1-2)
 Los Angeles 1984: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Los Angeles 1984: Gold, Säbel Einzel Herren
 Seoul 1988: Gold, Säbel Einzel Herren
 Barcelona 1992: Bronze, Säbel Einzel Herren
 Barcelona 1992: Bronze, Säbel Mannschaft Herren
 Nathalie Lancien, Radsport (1-0-0)
 Atlanta 1996: Gold, Punktefahren Damen
 Sandra Laoura, Freestyle-Skiing (0-0-1)
 Turin 2006: Bronze, Buckelpiste Damen
 Guy Lapébie, Radsport (2-1-0)
 Berlin 1936: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Berlin 1936: Silber, Straße Einzel Herren
 Berlin 1936: Gold, Straße Mannschaft Herren
 Octave Lapize, Radsport (0-0-1)
 London 1908: Bronze, 100 km Herren
 Jean Laroyenne, Fechten (0-0-1)
 Helsinki 1952: Bronze, Säbel Mannschaft Herren
 Jacques Lataste, Fechten (2-1-0)
 London 1948: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Helsinki 1952: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Melbourne 1956: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Brigitte Latrille-Gaudin, Fechten (1-1-1)
 Montreal 1976: Silber, Florett Mannschaft Damen
 Moskau 1980: Gold, Florett Mannschaft Damen
 Los Angeles 1984: Bronze, Florett Mannschaft Damen
 Jean Laudet, Kanu (1-0-0)
 Helsinki 1952: Gold, Zweier-Canadier 10.000 m Herren
 Henri Laurent, Fechten (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Degen für Fechtmeister Herren
 Lionel Laurent, Biathlon (0-0-1)
 Lillehammer 1994: Bronze, 4 × 7,5 km Herren
 Althéa Laurin, Taekwondo (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Schwergewicht Frauen
 André Lausseigh, Leichtathletik (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, Crosslauf Mannschaft Herren
 Henri Lauvaux, Leichtathletik (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, Crosslauf Mannschaft Herren
 Renaud Lavillenie, Leichtathletik (2-0-0)
 London 2012: Gold, Stabhochsprung Herren
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Stabhochsprung Herren
 Alain Lebas, Kanu (0-1-0)
 Moskau 1980: Silber, Einer-Kajak 1000 m Herren
 Kilian Le Blouch, Judo (1-0-0)
 Tokio 2020: Gold, Mixed Mannschaft
 Jean Le Bret, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Silber, bis 1 Tonne 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Bronze, bis 1 Tonne 2. Wettfahrt
 Céline Lebrun, Judo (0-1-0)
 Sydney 2000: Silber, Halbschwergewicht Damen
 Jacques Lebrun, Segeln (1-0-0)
 Los Angeles 1932: Gold, Snowbird
 Jean-Claude Lecante, Radsport (0-1-0)
 Melbourne 1956: Silber, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Éric Le Chanony, Bobsport (0-0-1)
 Nagano 1998: Bronze, Viererbob
 Camille Lecointre, Segeln (0-0-2)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, 470er Klasse Frauen
 Tokio 2020: Bronze, 470er Klasse Frauen
 Maurice Lecoq, Schießen (0-1-2)
 Paris 1900: Bronze, Armeegewehr Dreistellung Mannschaft liegend
 Paris 1900: Silber, Armeerevolver Mannschaft
 London 1908: Bronze, Freies Gewehr Dreistellung Mannschaft
 Pierre Le Coq, Segeln (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Surfen Herren
 Georges Lecointe, Rudern (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Laëtitia Le Corguillé, Radsport (0-1-0)
 Peking 2008: Silber, BMX Damen
 Léon Lécuyer, Schießen (0-0-1)
 London 1908: Bronze, Kleinkalibergewehr Mannschaft
 Alexandra Ledermann, Reiten (0-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Springreiten Einzel
 Jean-Yves Le Déroff, Segeln (1-0-0)
 Seoul 1988: Gold, Tornado
 Henri Lefèbvre, Ringen (0-0-1)
 Amsterdam 1928: Bronze, Freistil Leichtschwergewicht Herren
 Janou Lefèbvre, Reiten (0-2-0)
 Tokio 1964: Silber, Springreiten Mannschaft
 Mexiko-Stadt 1968: Silber, Springreiten Mannschaft
 Clément Lefert, Schwimmen (1-1-0)
 London 2012: Gold, 4 × 100 m Freistil Herren
 London 2012: Silber, 4 × 200 m Freistil Herren
 Fabien Lefèvre, Kanu (0-1-1)
 Athen 2004: Bronze, Kanuslalom Einer-Kajak Herren
 Peking 2008: Silber, Kanuslalom Einer-Kajak Herren
 Jacques Lefèvre, Fechten (0-0-1)
 Helsinki 1952: Bronze, Säbel Mannschaft Herren
 Enzo Lefort, Fechten (1-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Tokio 2020: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Patrick Lefoulon, Kanu (0-1-0)
 Los Angeles 1984: Silber, Zweier-Kajak 1000 m Herren
 Guy Lefrant, Reiten (0-2-1)
 Helsinki 1952: Silber, Vielseitigkeit Einzel
 Tokio 1964: Silber, Springreiten Mannschaft
 Rom 1960: Bronze, Vielseitigkeit Mannschaft
 Jack Le Goff, Reiten (0-0-1)
 Rom 1960: Bronze, Vielseitigkeit Mannschaft
 Lise Legrand, Ringen (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, Freistil Mittelgewicht Damen
 Ugo Legrand, Judo (0-0-1)
 London 2012: Bronze, Leichtgewicht Herren
 René Le Grevès, Radsport (1-0-0)
 Los Angeles 1932: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Charles Lelong, Leichtathletik (0-1-0)
 Stockholm 1912: Silber, 4 × 400 m Herren
 Christophe Lemaitre, Leichtathletik (0-0-2)
 London 2012: Bronze, 4 × 100-m-Staffel, Männer
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, 200 m Männer
 Charlotte Lembach, Fechten (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Säbel Mannschaft Damen
 Mathieu Lemoine, Reiten (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Mannschaft Vielseitigkeit Herren
 René Lemoine, Fechten (1-1-0)
 Los Angeles 1932: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Berlin 1936: Silber, Florett Einzel Herren
 Suzanne Lenglen, Tennis (2-0-1)
 Antwerpen 1920: Gold, Einzel Damen
 Antwerpen 1920: Bronze, Doppel Damen
 Antwerpen 1920: Gold, Mixed
 Olivier Lenglet, Fechten (1-1-0)
 Los Angeles 1984: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Seoul 1988: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Roger-Jean Le Nizerhy, Radsport (1-0-0)
 Berlin 1936: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Henri Lepage, Fechten (1-0-0)
 London 1948: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Erwann Le Pechoux, Fechten (1-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Tokio 2020: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Émilie Le Pennec, Turnen (1-0-0)
 Athen 2004: Gold, Stufenbarren Damen
 Penelope Leprevost, Reiten (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Mannschaft Springreiten Herren
 Albin Lermusiaux, Leichtathletik (0-0-1)
 Athen 1896: Bronze, 1500 m Herren
 Robert Leroux, Fechten (0-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Jehan Le Roy, Reiten (0-0-1)
 Rom 1960: Bronze, Vielseitigkeit Mannschaft
 Paul Leroy, Bogenschießen (0-2-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, Bewegliches Vogelziel 28 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Mannschaft
 Xavier Lesage, Reiten (2-0-1)
 Paris 1924: Bronze, Dressur Einzel
 Los Angeles 1932: Gold, Dressur Einzel
 Los Angeles 1932: Gold, Dressur Mannschaft
 André Lesauvage, Segeln (1-0-0)
 Amsterdam 1928: Gold, 8 m Klasse
 Jean Lesieur, Segeln (1-0-0)
 Amsterdam 1928: Gold, 8 m Klasse
 Georges Leuillieux, Schwimmen (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, 200 m Mannschaft Herren
 Jean Levavasseur, Fechten (0-0-1)
 Helsinki 1952: Bronze, Säbel Mannschaft Herren
 Amaury Leveaux, Schwimmen (1-3-0)
 Peking 2008: Silber, 50 m Freistil Herren
 Peking 2008: Silber, 4 × 100 m Freistil Herren
 London 2012: Gold, 4 × 100 m Freistil Herren
 London 2012: Silber, 4 × 200 m Freistil Herren
 Pierre Lewden, Leichtathletik (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, Hochsprung Herren
 Patrice Lhôtellier, Fechten (1-0-0)
 Sydney 2000: Gold, Florett Einzel Herren
 René Libeer, Boxen (0-0-1)
 Melbourne 1956: Bronze, Fliegengewicht Herren
 Myriam Lignot, Synchronschwimmen (0-0-1)
 Sydney 2000: Bronze, Duo
 Robert Linzeler, Segeln (0-2-0)
 Paris 1900: Silber, bis 0,5 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 0,5 Tonnen 2. Wettfahrt
 Robert Liottel, Fechten (1-0-0)
 Paris 1924: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Alexandre Lippmann, Fechten (2-2-1)
 London 1908: Silber, Degen Einzel Herren
 London 1908: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Antwerpen 1920: Silber, Degen Einzel Herren
 Antwerpen 1920: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Paris 1924: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Paul Lizandier, Leichtathletik (0-0-1)
 London 1908: Bronze, 3 Meilen Mannschaft Herren
 Michaël Llodra, Tennis (0-1-0)
 London 2012: Silber, Doppel Herren
 Jonathan Lobert, Segeln (0-0-1)
 London 2012: Bronze, Finn Dinghy Herren
 Yves Loday, Segeln (1-0-0)
 Barcelona 1992: Gold, Tornado
 Jeannie Longo, Radsport (1-2-1)
 Barcelona 1992: Silber, Straße Einzel Damen
 Atlanta 1996: Gold, Straße Einzel Damen
 Atlanta 1996: Silber, Straße Einzelzeitfahren Damen
 Sydney 2000: Bronze, Straße Einzelzeitfahren Damen
 Nicolas Lopez, Fechten (1-1-0)
 Peking 2008: Silber, Säbel Einzel Herren
 Peking 2008: Gold, Säbel Mannschaft Herren
 René Lorain, Leichtathletik (0-1-0)
 Antwerpen 1920: Silber, 4 × 100 m Herren
 Jean-Michel Lucenay, Fechten (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Vincent Luis, Triathlon (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Mixed Team
 Georges Lumpp, Rudern (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Jacques Lunis, Leichtathletik (0-1-0)
 London 1948: Silber, 4 × 400 m Herren
 Natalia Lupino, Judo (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Schwergewicht Damen
 Cédric Lyard, Reiten (1-0-0)
 Athen 2004: Gold, Vielseitigkeit Mannschaft

M 
 Artur Mabellon, Bogenschießen (0-2-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, Bewegliches Vogelziel 28 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Mannschaft
 Julia Pereira de Sousa Mabileau, Fechten (0-1-0)
 Pyeongchang 2018: Silber, Snowboardcross Damen
 Jean-Claude Magnan, Fechten (1-1-2)
 Tokio 1964: Silber, Florett Einzel Herren
 Tokio 1964: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Mexiko-Stadt 1968: Gold, Florett Mannschaft Herren
 München 1972: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Joseph Mahmoud, Leichtathletik (0-1-0)
 LOs Angeles 1984: Silber, 3000 m Hindernis Herren
 Mahiedine Mekhissi, Leichtathletik (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, 3000 m Hindernis Herren
 Bernard Malivoire, Rudern (1-0-0)
 Helsinki 1952: Gold, Zweier mit Steuermann Herren
 Grégory Mallet, Schwimmen (0-1-0)
 London 2012: Silber, 4 × 200 m Freistil Herren
 Madeleine Malonga, Judo (1-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Halbschwergewicht Frauen
 Tokio 2020: Gold, Mixed Mannschaft
 Florent Manaudou, Schwimmen (1-3-0)
 London 2012: Gold, 50 m Freistil Herren
 Rio de Janeiro 2016: Silber, 50 m Freistil Herren
 Rio de Janeiro 2016: Silber, 4 × 100 m Freistil Herren
 Tokio 2020: Silber, 50 m Freistil Herren
 Laure Manaudou, Schwimmen (1-1-1)
 Athen 2004: Gold, 400 m Freistil Damen
 Athen 2004: Silber, 800 m Freistil Damen
 Athen 2004: Bronze, 100 m Rücken Damen
 Camille Mandrillon, Militärpatrouille (0-0-1)
 Chamonix 1924: Bronze, Herren
 Maurice Mandrillon, Militärpatrouille (0-0-1)
 Chamonix 1924: Bronze, Herren
 Véronique Mang, Leichtathletik (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, 4 × 100 m Damen
 Maurice Manificat, Ski Nordisch (0-0-3)
 Sotschi 2014: Bronze, 4 × 10 km Staffel Herren
 Pyeongchang 2018: Bronze, Teamsprint Herren
 Pyeongchang 2018: Bronze, 4 × 10 km Staffel Herren
 Édouard Mantois, Segeln (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 2 Tonnen 1. Wettfahrt
 Roxana Mărăcineanu, Schwimmen (0-1-0)
 Sydney 2000: Silber, 200 m Rücken Damen
 Armand Marcelle, Rudern (0-1-0)
 Amsterdam 1928: Silber, Zweier mit Steuermann Herren
 Édouard Marcelle, Rudern (0-1-0)
 Amsterdam 1928: Silber, Zweier mit Steuermann Herren
 Robert Marchal, Leichtathletik (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, Crosslauf Mannschaft Herren
 Félix Marcotte, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Silber, bis 1 Tonne 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Bronze, bis 1 Tonne 2. Wettfahrt
 Cyrille Maret, Judo (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Halbschwergewicht Herren
 Jean Margraff, Fechten (0-1-0)
 Stockholm 1912: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Gilles Marguet, Biathlon (0-0-1)
 Saltlake City 2002: Silber, 12,5 km Verfolgung Herren
 Bruno Marie-Rose, Leichtathletik (0-0-1)
 Seoul 1988: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Charles Marion, Reiten (1-2-0)
 Amsterdam 1928: Silber, Dressur Einzel
 Los Angeles 1932: Silber, Dressur Einzel
 Los Angeles 1932: Gold, Dressur Mannschaft
 Claude Martin, Rudern (0-1-0)
 Rom 1960: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Louis Martin, Schwimmen (0-0-2)
 Paris 1900: Bronze, 4000 m Freistil Herren
 Paris 1900: Bronze, 200 m Mannschaft Herren
 William Martin, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Silber, bis 1 Tonne 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Bronze, bis 1 Tonne 2. Wettfahrt
 Lucien Martinet, Rudern (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Zweier mit Steuermann Herren
 Miguel Martinez, Radsport (1-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Mountainbike Herren
 Sydney 2000: Gold, Mountainbike Herren
 Marie Martinod, Freestyle-Skiing (0-2-0)
 Sotschi 2014: Silber, Halfpipe Damen
 Pyeongchang 2018: Silber, Halfpipe Damen
 Florence Masnada, Ski Alpin (0-0-2)
 Albertville 1992: Bronze, Kombination Damen
 Nagano 1998: Bronze, Abfahrt Damen
 Armand Massard, Fechten (1-1-1)
 Antwerpen 1920: Gold, Degen Einzel Herren
 Antwerpen 1920: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Amsterdam 1928: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Henri Masson, Fechten (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Florett Einzel Herren
 Paul Masson, Radsport (3-0-0)
 Athen 1896: Gold, Zeitfahren Herren
 Athen 1896: Gold, Sprint Herren
 Athen 1896: Gold, 10 km Herren
 Georges Maton, Radsport (0-0-1)
 Berlin 1936: Bronze, Tandem Herren
 Coline Mattel, Ski Nordisch (0-0-1)
 Sotschi 2014: Bronze, Skispringen Damen
 Amélie Mauresmo, Tennis (0-1-0)
 Athen 2004: Silber, Einzel Damen
 Serge Maury, Segeln (1-0-0)
 München 1972: Gold, Finn-Dinghy Herren
 Kevin Mayer, Leichtathletik (0-2-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Zehnkampf Herren
 Tokio 2020: Silber, Zehnkampf Herren
 Jacqueline Mazéas, Leichtathletik (0-0-1)
 London 1948: Bronze, Diskuswurf Damen
 Laetitia Meignan, Judo (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Halbschwergewicht Damen
 Mahiedine Mekhissi-Benabbad, Leichtathletik (0-2-0)
 Peking 2008: Silber, 3000 m Hindernis Herren
 London 2012: Silber, 3000 m Hindernis Herren
 Claude Ménard, Leichtathletik (0-0-1)
 Amsterdam 1928: Bronze, Hochsprung Herren
 Édouard Mény de Marangue, Tennis (0-0-1)
 Stockholm 1912: Bronze, Doppel Herren Rasen
 Marcel Meran, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 1 Tonne 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 1 Tonne 2. Wettfahrt
 Désiré Mérchez, Schwimmen (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, 200 m Mannschaft Herren
 Émile Mercier, Bogenschießen (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Au chapelet 50 m Herren
 Gaston Mercier, Rudern (1-0-1)
 Helsinki 1952: Gold, Zweier mit Steuermann Herren
 Melbourne 1956: Bronze, Vierer ohne Steuermann Herren
 Lucien Mérignac, Fechten (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Florett für Fechtmeister Herren
 Carole Merle, Ski Alpin (0-1-0)
 Albertville 1992: Silber, Super-G Damen
 Faustine Merret, Segeln (1-0-0)
 Athen 2004: Gold, Windsurfen Damen
 Julien Mertine, Fechten (1-0-0)
 Tokio 2020: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Mehdy Metella, Schwimmen (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, 4 × 100 m Freistil Herren
 Malia Metella, Schwimmen (0-1-0)
 Athen 2004: Silber, 50 m Freistil Damen
 Ernest Meyer, Reiten (0-1-0)
 Stockholm 1912: Silber, Springreiten Mannschaft
 Anne Meygret, Fechten (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Florett Mannschaft Damen
 William Meynard, Schwimmen (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, 4 × 100 m Freistil Herren
 Henri Mialaret, Segeln (0-2-0)
 Paris 1900: Silber, bis 3 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 3 Tonnen 2. Wettfahrt
 Lucien Michard, Radsport (1-0-0)
 Paris 1924: Gold, Sprint Herren
 Émile Michelet, Segeln (0-1-2)
 Paris 1900: Bronze, Gemeinsame Wettfahrt
 Paris 1900: Bronze, bis 1 Tonne 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 1 Tonne 2. Wettfahrt
 Roger Michelot, Boxen (1-0-0)
 Berlin 1936: Gold, Halbschwergewicht Herren
 Melina Robert-Michon, Leichtathletik (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Diskuswurf Frauen
 Jonathan Midol, Freestyle-Skiing (0-0-1)
 Sotschi 2014: Bronze, Skicross Herren
 Clement Mignon, Schwimmen (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, 4 × 100 m Freistil Herren
 Jean-Baptiste Mimiague, Fechten (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Florett für Fechtmeister Herren
 Alain Mimoun, Leichtathletik (1-3-0)
 London 1948: Silber, 10.000 m Herren
 Helsinki 1952: Silber, 10.000 m Herren
 Helsinki 1952: Silber, 5000 m Herren
 Melbourne 1956: Gold, Marathon Herren
 Bruno Mingeon, Bobsport (0-0-1)
 Nagano 1998: Bronze, Viererbob
 Isabelle Mir, Ski Alpin (0-1-0)
 Grenoble 1968: Silber, Abfahrt Damen
 Steve Missillier, Ski Alpin (0-1-0)
 Sotschi 2014: Silber, Riesenslalom Herren
 Luka Mkheidze, Judo (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Superleichtgewicht Herren
 Laurence Modaine-Cessac, Fechten (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Florett Mannschaft Damen
 Alain Moineau, Radsport (0-0-1)
 London 1948: Bronze, Straße Mannschaft Herren
 Georges Mollard, Segeln (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, 8 m Klasse Herren
 Olivier Moncelet, Rudern (0-1-0)
 Atlanta 1996: Silber, Vierer ohne Steuermann Herren
 Jean Mondielli, Fechten (0-1-0)
 Stockholm 1912: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Robert Monier, Segeln (0-1-0)
 Antwerpen 1920: Silber, 6,5 m Klasse
 Jean-Michel Monin, Radsport (1-0-0)
 Atlanta 1996: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Henri Monnot, Segeln (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 0,5 Tonnen 1. Wettfahrt
 Manuela Montebrun, Leichtathletik (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Hammerwurf Damen
 Carole Montillet, Ski Alpin (1-0-0)
 Salt Lake City 2002: Gold, Abfahrt Damen
 Louis Moreau, Fechten (0-0-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Francis Moreau, Radsport (1-0-0)
 Atlanta 1996: Gold, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Madeleine Moreau, Wasserspringen (0-1-0)
 Helsinki 1952: Silber, Kunstspringen Damen
 Léon Moreaux, Schießen (0-1-1)
 Paris 1900: Bronze, Armeegewehr Dreistellung Mannschaft liegend
 Paris 1900: Silber, Armeerevolver Mannschaft
 Bernard Morel, Fechten (0-0-1)
 Helsinki 1952: Bronze, Säbel Mannschaft Herren
 Georges Morel, Rudern (0-1-0)
 Tokio 1964: Silber, Zweier mit Steuermann Herren
 Jacques Morel, Rudern (0-2-0)
 Rom 1960: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Tokio 1964: Silber, Zweier mit Steuermann Herren
 Daniel Morelon, Radsport (3-1-1)
 Tokio 1964: Bronze, Sprint Herren
 Mexiko-Stadt 1968: Gold, Sprint Herren
 Mexiko-Stadt 1968: Gold, Tandem Herren
 München 1972: Gold, Sprint Herren
 Montreal 1976: Silber, Sprint Herren
 Sophie Moressée-Pichot, Fechten (1-0-0)
 Atlanta 1996: Gold, Degen Mannschaft Damen
 Max Morinière, Leichtathletik (0-0-1)
 Seoul 1988: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Dorian Mortelette, Rudern (0-1-1)
 Peking 2008: Bronze, Vierer ohne Steuermann Herren
 London 2012: Silber, Zweier ohne Steuermann Herren
 Alain Mosconi, Schwimmen (0-0-1)
 Mexiko-Stadt 1968: Bronze, 400 m Freistil Herren
 Estelle Mossely, Boxen (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Leichtgewicht Frauen
 Maurice Moucheraud, Radsport (1-0-0)
 Melbourne 1956: Gold, Straße Mannschaft Herren
 Henri Mouillefarine, Radsport (0-1-0)
 Los Angeles 1932: Silber, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Jean-Jacques Mounier, Judo (0-0-1)
 München 1972: Bronze, Leichtgewicht Herren
 Eugène Mougin, Bogenschießen (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Au chapelet 50 m Herren
 Armand Mouyal, Fechten (0-0-1)
 Melbourne 1956: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 René Mourlon, Leichtathletik (0-1-0)
 Antwerpen 1920: Silber, 4 × 100 m Herren
 Camille Muffat, Schwimmen (1-1-1)
 London 2012: Silber, 200 m Freistil Damen
 London 2012: Gold, 400 m Freistil Damen
 London 2012: Bronze, 4 × 200 m Freistil Damen
 Christine Muzio, Fechten (1-1-0)
 Montreal 1976: Silber, Florett Mannschaft Damen
 Moskau 1980: Gold, Florett Mannschaft Damen

N 
 Éric Navet, Reiten (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Springreiten Mannschaft
 Claude Netter, Fechten (1-1-0)
 Helsinki 1952: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Melbourne 1956: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Haby Niare, Taekwondo (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Klasse bis 67 kg Frauen
 Astier Nicolas, Reiten (1-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Einzel Vielseitigkeit Herren
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Mannschaft Vielseitigkeit Herren
 Claude Nigon, Fechten (0-0-1)
 Melbourne 1956: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Corinne Niogret, Biathlon (1-0-1)
 Albertville 1992: Gold, 3 × 7,5 km Damen
 Lillehammer 1994: Bronze, 4 × 7,5 km Damen
 Maureen Nisima, Fechten (0-0-2)
 Athen 2004: Bronze, Degen Einzel Damen
 Athen 2004: Bronze, Degen Einzel Damen
 Christian Noël, Fechten (1-0-4)
 Tokio 1964: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Mexiko-Stadt 1968: Gold, Florett Mannschaft Herren
 München 1972: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 München 1972: Bronze, Florett Einzel Herren
 Montreal 1976: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Jacques Noël, Fechten (1-0-0)
 Helsinki 1952: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Maurice Norland, Leichtathletik (0-0-1)
 Paris 1924: Bronze, Crosslauf Mannschaft Herren
 Guy Nosbaum, Rudern (0-1-0)
 Rom 1960: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Cécile Nowak, Judo (1-0-0)
 Barcelona 1992: Gold, Superleichtgewicht Damen
 Michel Nowak, Judo (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Halbmittelgewicht Herren

O 
 Hugues Obry, Fechten (1-2-0)
 Sydney 2000: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Sydney 2000: Silber, Degen Einzel Herren
 Athen 2004: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Eugène Olivier, Fechten (1-0-1)
 London 1908: Bronze, Degen Einzel Herren
 London 1908: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Marc-Antoine Olivier, Schwimmen (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, 10 km Freiwasser Herren
 Jean-Louis Olry, Kanu (0-0-1)
 München 1972: Bronze, Slalom Zweier-Canadier Herren
 Jean-Claude Olry, Kanu (0-0-1)
 München 1972: Bronze, Slalom Zweier-Canadier Herren
 Philippe Omnès, Fechten (1-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Barcelona 1992: Gold, Florett Einzel Mannschaft Herren
 Henri Oreiller, Ski Alpin (2-0-1)
 St. Moritz 1948: Gold, Abfahrt Herren
 St. Moritz 1948: Bronze, Slalom Herren
 St. Moritz 1948: Gold, Kombination Herren
 Micheline Ostermeyer, Leichtathletik (2-0-1)
 London 1948: Bronze, Hochsprung Damen
 London 1948: Gold, Kugelstoßen Damen
 London 1948: Gold, Diskuswurf Damen
 Sofiane Oumiha, Boxen (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Leichtgewicht Herren
 Sarah Ourahmoune, Boxen (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Fliegengewicht Frauen

P 
 Charles Pacôme, Ringen (1-1-0)
 Amsterdam 1928: Silber, Freistil Leichtgewicht Herren
 Los Angeles 1932: Gold, Freistil Leichtgewicht Herren
 Henri Padou, Schwimmen (0-0-1)
 London 1948: Bronze, 4 × 200 m Freistil Herren
 Yves Pajot, Segeln (0-1-0)
 München 1972: Silber, Flying-Dutchman Herren
 Marc Pajot, Segeln (0-1-0)
 München 1972: Silber, Flying-Dutchman Herren
 Hermann Panzo, Leichtathletik (0-0-1)
 Moskau 1980: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Raoul Paoli, Rudern (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Zweier mit Steuermann Herren
 Gabriella Papadakis, Eiskunstlauf (0-1-0)
 Pyeongchang 2018: Silber, Eistanz
 Angelo Parisi, Judo (1-2-0)
 Moskau 1980: Gold, Schwergewicht Herren
 Moskau 1980: Silber, Offene Klasse Herren
 Los Angeles 1984: Silber, Schwergewicht Herren
 Clement Parisse, Ski Nordisch (0-0-1)
 Pyeongchang 2018: Bronze, 4 × 10 km Staffel Herren
 André Parmentier, Schießen (0-1-1)
 London 1908: Bronze, Freies Gewehr Dreistellung Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Armeegewehr liegend Mannschaft
 Achille Paroche, Schießen (1-3-1)
 Paris 1900: Gold, Armeegewehr liegend
 Paris 1900: Bronze, Armeegewehr Dreistellung Mannschaft liegend
 Paris 1900: Silber, Armeerevolver 50 m
 Paris 1900: Silber, Armeerevolver Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Armeegewehr liegend Mannschaft
 Hubert Parot, Reiten (1-0-0)
 Montreal 1976: Gold, Springreiten Mannschaft
 Maxime Pauty, Fechten (1-0-0)
 Tokio 2020: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Automne Pavia, Judo (0-0-1)
 London 2012: Gold, Leichtgewicht Damen
 Matthieu Péché, Kanu (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Slalom Zweier-Canadier Herren
 Michel Pécheux, Fechten (1-0-1)
 Berlin 1936: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 London 1948: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Gwendal Peizerat, Eiskunstlauf (1-0-1)
 Nagano 1998: Bronze, Eistanz
 Salt Lake City 2002: Gold, Eistanz
 Perrine Pelen, Ski Alpin (0-1-2)
 Lake Placid 1980: Bronze, Riesenslalom Damen
 Sarajevo 1984: Bronze, Riesenslalom Damen
 Sarajevo 1984: Silber, Slalom Damen
 Pierre-Jean Peltier, Rudern (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Doppelvierer Herren
 Thierry Peponnet, Segeln (1-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, 470er Herren
 Seoul 1988: Gold, 470er Herren
 Laure Pequegnot, Ski Alpin (0-1-0)
 Salt Lake City 2002: Silber, Slalom Damen
 Patrick Péra, Eiskunstlauf (0-0-2)
 Grenoble 1968: Bronze, Herren
 Sapporo 1972: Bronze, Herren
 Jean-Christophe Péraud, Radsport (0-1-0)
 Peking 2008: Silber, Mountainbike Herren
 Marie-José Perec, Leichtathletik (3-0-0)
 Barcelona 1992: Gold, 400 m Damen
 Atlanta 1996: Gold, 400 m Damen
 Atlanta 1996: Gold, 200 m Damen
 Delphyne Peretto, Biathlon (0-0-1)
 Turin 2006: Bronze, 4 × 6 km Damen
 Léonie Périault, Triathlon (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Mixed Team
 Guy Périllat, Ski Alpin (0-1-1)
 Squaw Valley 1960: Bronze, Abfahrt Herren
 Grenoble 1968: Silber, Abfahrt Herren
 Joseph Peroteaux, Fechten (1-0-0)
 Paris 1924: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Paul Perquer, Segeln (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, bis 20 Tonnen
 Louis Perrée, Fechten (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Degen Einzel Herren
 Charles Perrin, Rudern (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Maurice Perrin, Radsport (1-0-0)
 Los Angeles 1932: Gold, Tandem Herren
 Marc Perrodon, Fechten (0-1-0)
 Stockholm 1912: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Jean Perronet, Fechten (0-1-0)
 Athen 1896: Silber, Florett für Fechtmeister Herren
 Marcel Perrot, Fechten (0-1-0)
 Stockholm 1912: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Francois Pervis, Radsport (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Teamsprint Herren
 Benoît Peschier, Kanu (1-0-0)
 Athen 2004: Gold, Kanuslalom Einer-Kajak Herren
 Pierre-Alexis Pessonneaux, Leichtathletik (0-0-1)
 London 2012: Bronze, 4 × 100-m-Staffel, Männer
 Charles Frédéric Petit, Bogenschießen (0-0-2)
 Paris 1900: Bronze, Au cordon dore 33 m Herren
 Paris 1900: Bronze, Au chapelet 33 m Herren
 Franck Piccard, Ski Alpin (1-1-1)
 Calgary 1988: Bronze, Abfahrt Herren
 Calgary 1988: Gold, Super-G Herren
 Albertville 1992: Silber, Abfahrt Herren
 Charline Picon, Segeln (1-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Surfen Frauen
 Tokio 2020: Silber, Surfen Frauen
 Félix Picon, Segeln (0-1-0)
 Antwerpen 1920: Silber, 6,5 m Klasse
 Hajnalka Király-Picot, Fechten (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, Degen Einzel Damen
 Patrick Picot, Fechten (1-0-0)
 Moskau 1980: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Didier Faivre-Pierret, Radsport (0-0-1)
 Barcelona 1992: Bronze, Mannschaftszeitfahren Herren
 Frédéric Pietruszka, Fechten (1-0-2)
 Montreal 1976: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Moskau 1980: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Los Angeles 1984: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Julien Pillet, Fechten (2-1-0)
 Sydney 2000: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Athen 2004: Gold, Säbel Mannschaft Herren
 Peking 2008: Gold, Säbel Mannschaft Herren
 Luc Pillot, Segeln (1-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, 470er Herren
 Seoul 1988: Gold, 470er Herren
 Margaux Pinot, Judo (1-0-0)
 Tokio 2020: Gold, Mixed Mannschaft
 Alexis Pinturault, Ski Alpin (0-1-2)
 Sotschi 2014: Bronze, Riesenslalom Herren
 Pyeongchang 2018: Bronze, Riesenslalom Herren
 Pyeongchang 2018: Silber, Kombination Herren
 Georges Piot, Rudern (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Zweier ohne Steuermann Herren
 Jean Piot, Fechten (2-0-0)
 Los Angeles 1932: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Los Angeles 1932: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Maurice Piot, Fechten (0-0-1)
 Helsinki 1952: Bronze, Säbel Mannschaft Herren
 Claude Piquemal, Leichtathletik (0-0-2)
 Tokio 1964: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Mexiko-Stadt 1968: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Alfred Plé, Rudern (0-0-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, Doppelzweier Herren
 Catherine Plewinski, Schwimmen (0-0-2)
 Seoul 1988: Bronze, 100 m Freistil Damen
 Barcelona 1992: Bronze, 100 m Schmetterling Damen
 Lionel Plumenail, Fechten (1-1-0)
 Atlanta 1996: Silber, Florett Einzel Herren
 Sydney 2000: Gold, Florett Einzel Herren
 Ronald Pognon, Leichtathletik (0-0-1)
 London 2012: Bronze, 4 × 100-m-Staffel, Männer
 Émile Poilvé, Ringen (1-0-0)
 Berlin 1936: Gold, Freistil Mittelgewicht Herren
 Raphaël Poirée, Biathlon (0-1-2)
 Saltlake City 2002: Bronze, 4 × 7,5 km Herren
 Saltlake City 2002: Silber, 12,5 km Verfolgung Herren
 Turin 2006: Bronze, 4 × 7,5 km Herren
 Catherine Poirot, Schwimmen (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, 100 m Brust Damen
 Gabriel Poix, Rudern (0-1-0)
 Antwerpen 1920: Silber, Zweier mit Steuermann Herren
 Laurent Porchier, Rudern (1-0-0)
 Sydney 2000: Gold, Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann Herren
 Stéphanie Possamaï, Judo (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Halbschwergewicht Damen
 Louis Potheau, Segeln (0-0-1)
 London 1908: Bronze, 6 m Klasse Herren
 Éric Poujade, Turnen (0-1-0)
 Sydney 2000: Silber, Seitpferd Herren
 Charles Poulenard, Leichtathletik (0-1-0)
 Stockholm 1912: Silber, 4 × 400 m Herren
 Henri Préaux, Rudern (0-1-0)
 Amsterdam 1928: Silber, Zweier mit Steuermann Herren
 André Prévost, Tennis (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Doppel Herren
 Yvonne Prévost, Tennis (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Einzel Damen

Q 
 Gilles Quenéhervé, Leichtathletik (0-0-1)
 Seoul 1988: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Léonce Gaston Quentin, Bogenschießen (0-3-1)
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 28 m Einzel
 Antwerpen 1920: Bronze, Bewegliches Vogelziel 28 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 50 m Mannschaft
 René Queyroux, Fechten (0-0-1)
 Melbourne 1956: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Pierre Quinon, Leichtathletik (1-0-0)
 LOs Angeles 1984: Gold, Stabhochsprung Herren
 Jean Quiquampoix, Schießen (1-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Schnellfeuerpistole Herren
 Tokio 2020: Gold, Schnellfeuerpistole Herren

R 
 Pierre Rabot, Segeln (0-0-1)
 London 1908: Bronze, 6 m Klasse Herren
 Gaston Ragueneau, Leichtathletik (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, 2500 m Staffel Herren
 Guillaume Raineau, Rudern (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann Herren
 Pascal Rambeau, Segeln (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, Star Herren
 Tony Ramoin, Snowboard (0-0-1)
 Vancouver 2010: Bronze, Snowboardcross Herren
 Charles Rampelberg, Radsport (0-0-1)
 Los Angeles 1932: Bronze, Zeitfahren Herren
 Pauline Ranvier, Fechten (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Florett Mannschaft Damen
 Alexis Raynaud, Schießen (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Kleinkaliber Dreistellung Herren
 Delphine Réau, Schießen (0-1-1)
 Sydney 2000: Silber, Trap Damen
 London 2012: Bronze, Trap Damen
 Daniel Rebillard, Radsport (1-0-0)
 Mexiko-Stadt 1968: Gold, 4000 m Einerverfolgung Herren
 André Regaud, Schießen (0-0-1)
 London 1908: Bronze, Kleinkalibergewehr Mannschaft
 Éric Renaud, Kanu (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Zweier-Canadier 1000 m Herren
 Philippe Renaud, Kanu (0-0-1)
 Seoul 1988: Bronze, Zweier-Canadier 500 m Herren
 Marcel Renaud, Kanu (0-1-0)
 Melbourne 1956: Silber, Zweier-Canadier 10.000 m Herren
 Marie-Claire Restoux, Judo (1-0-0)
 Atlanta 1996: Gold, Halbleichtgewicht Damen
 Aloïse Retornaz, Segeln (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, 470er Klasse Frauen
 Daniel Revenu, Fechten (1-0-5)
 Tokio 1964: Bronze, Florett Einzel Herren
 Tokio 1964: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Mexiko-Stadt 1968: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Mexiko-Stadt 1968: Bronze, Florett Einzel Herren
 München 1972: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Montreal 1976: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Thierry Rey, Judo (1-0-0)
 Moskau 1980: Gold, Superleichtgewicht Herren
 Philippe Riboud, Fechten (2-2-2)
 Moskau 1980: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Moskau 1980: Bronze, Degen Einzel Herren
 Los Angeles 1984: Bronze, Degen Einzel Herren
 Los Angeles 1984: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Seoul 1988: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Seoul 1988: Silber, Degen Einzel Herren
 Antoine Richard, Leichtathletik (0-0-1)
 Moskau 1980: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Eugène Richez, Bogenschießen (0-2-1)
 Antwerpen 1920: Bronze, Bewegliches Vogelziel 28 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Mannschaft
 Antwerpen 1920: Silber, Bewegliches Vogelziel 33 m Mannschaft
 Charles Rigoulot, Gewichtheben (1-0-0)
 Paris 1924: Gold, Leichtschwergewicht Herren
 Teddy Riner, Judo (3-0-2)
 Peking 2008: Bronze, Schwergewicht Herren
 London 2012: Gold, Schwergewicht Herren
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Schwergewicht Herren
 Tokio 2020: Bronze, Schwergewicht Herren
 Tokio 2020: Gold, Mixed Mannschaft
 Ulrich Robeiri, Fechten (1-0-0)
 Peking 2008: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Julien Robert, Biathlon (0-0-2)
 Saltlake City 2002: Bronze, 4 × 7,5 km Herren
 Turin 2006: Bronze, 4 × 7,5 km Herren
 Max Robert, Bobsport (0-0-1)
 Nagano 1998: Bronze, Viererbob
 Michel Robert, Reiten (0-0-2)
 Seoul 1988: Bronze, Springreiten Mannschaft
 Barcelona 1992: Bronze, Springreiten Mannschaft
 Daniel Robin, Ringen (0-2-0)
 Mexiko-Stadt 1968: Silber, gr.-röm. Weltergewicht
 Mexiko-Stadt 1968: Silber, Freistil Weltergewicht
 Michel Roche, Reiten (1-0-0)
 Montreal 1976: Gold, Springreiten Mannschaft
 Pierre Rodocanachi, Fechten (0-0-1)
 Tokio 1964: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Georges Roes, Schießen (0-2-0)
 Antwerpen 1920: Silber, Armeegewehr liegend Mannschaft
 Paris 1924: Silber, Freies Gewehr Mannschaft
 Marc Roguet, Reiten (1-0-0)
 Montreal 1976: Gold, Springreiten Mannschaft
 Xavier Rohart, Segeln (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, Star Herren
 Jean-Christophe Rolland, Rudern (1-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Zweier ohne Steuermann Herren
 Sydney 2000: Gold, Zweier ohne Steuermann Herren
 Kévin Rolland, Freestyle-Skiing (0-0-1)
 Sotschi 2014: Bronze, Springen Herren
 Adrien Rommel, Fechten (2-0-0)
 London 1948: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Helsinki 1952: Gold, Florett Mannschaft Herren
 Benjamin Rondeau, Rudern (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Vierer ohne Steuermann Herren
 Claude Rouer, Radsport (0-0-1)
 Helsinki 1952: Bronze, Straße Mannschaft Herren
 Florian Rousseau, Radsport (3-1-0)
 Atlanta 1996: Gold, Sprint Herren
 Sydney 2000: Silber, Sprint Herren
 Sydney 2000: Gold, Keirin Herren
 Sydney 2000: Gold, Olympischer Sprint Herren
 Michel Rousseau, Radsport (1-0-0)
 Melbourne 1956: Gold, Sprint Herren
 Ludovic Roux, Ski Nordisch (0-0-1)
 Nagano 1998: Bronze, Nordische Kombination Mannschaft
 Jean Rozier, Reiten (1-1-0)
 Mexiko-Stadt 1968: Silber, Springreiten Mannschaft
 Montreal 1976: Gold, Springreiten Mannschaft
 Philippe Rozier, Reiten (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Mannschaft Springreiten Herren
 Karine Ruby, Snowboard (1-1-0)
 Nagano 1998: Gold, Riesenslalom Damen
 Salt Lake City 2002: Silber, Parallel-Riesenslalom Damen
 Émile Rumeau, Schießen (0-2-0)
 Antwerpen 1920: Silber, Armeegewehr liegend Mannschaft
 Paris 1924: Silber, Freies Gewehr Mannschaft

S 
 Hamilton Sabot, Turnen (0-0-1)
 London 2012: Bronze, Barren Herren
 Émile Sacré, Segeln (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, bis 0,5 Tonnen 2. Wettfahrt
 Jean Saint-Fort Paillard, Reiten (1-0-0)
 London 1948: Gold, Dressur Mannschaft
 Michel Salesse, Fechten (1-1-0)
 Moskau 1980: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Los Angeles 1984: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Raymond Salles, Rudern (1-0-0)
 Helsinki 1952: Gold, Zweier mit Steuermann Herren
 Gustave Sandras, Turnen (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, Mehrkampf Herren
 Daniel Sangouma, Leichtathletik (0-0-1)
 Seoul 1988: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Boris Sanson, Fechten (1-0-0)
 Peking 2008: Gold, Säbel Mannschaft Herren
 Fernand Sanz, Radsport (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, 2000 m Sprint Herren
 Jacques Sautereau, Croquet (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Einzel mit zwei Kugeln
 Francis Schewetta, Leichtathletik (0-1-0)
 London 1948: Silber, 4 × 400 m Herren
 René Schiermeyer, Ringen (0-0-1)
 Rom 1960: Bronze, gr.-röm. Weltergewicht Herren
 Maurice Schilles, Radsport (1-1-0)
 London 1908: Silber, 5 km Herren
 London 1908: Gold, Tandem Herren
 Ferdinand Schlatter, Segeln (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 3 Tonnen 1. Wettfahrt
 Bernard Schmetz, Fechten (1-1-1)
 Amsterdam 1928: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Los Angeles 1932: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Berlin 1936: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Bérengère Schuh, Bogenschießen (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Mannschaft Damen
 Robert Schurrer, Leichtathletik (0-1-0)
 Stockholm 1912: Silber, 4 × 400 m Herren
 Léon Sée, Fechten (0-0-2)
 Paris 1900: Bronze, Degen Einzel Herren
 Paris 1900: Bronze, Degen offen Herren
 Albert Seigner, Reiten (0-1-0)
 Stockholm 1912: Silber, Springreiten Mannschaft
 Albert Séguin, Turnen (1-2-0)
 Paris 1924: Gold, Seitpferd Herren
 Paris 1924: Silber, Mehrkampf Mannschaft Herren
 Paris 1924: Silber, Tauhangeln Herren
 Cédric Séguin, Fechten (0-1-0)
 Sydney 2000: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Louis Ségura, Turnen (0-1-1)
 London 1908: Bronze, Mehrkampf Einzel Herren
 Stockholm 1912: Silber, Mehrkampf Einzel Herren
 Daniel Senet, Gewichtheben (0-1-0)
 Montreal 1976: Silber, Leichtgewicht Damen
 Auguste Serrurier, Bogenschießen (0-2-0)
 Paris 1900: Silber, Sur la Perche a la herse Herren
 Paris 1900: Silber, Sur la Perche a la pyramide Herren
 Abdoulaye Seye, Leichtathletik (0-0-1)
 Rom 1960: Bronze, 200 m Herren
 Kévin Sireau, Radsport (0-2-0)
 Peking 2008: Silber, Teamsprint Herren
 London 2012: Silber, Teamsprint Herren
 André Six, Schwimmen (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Unterwasserschwimmen Herren
 Christopher Six, Reiten (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Vielseitigkeit Mannschaft
 Franck Solforosi, Rudern (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann Herren
 Daniel Soubeyran, Rudern (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Achille Souchard, Radsport (1-0-0)
 Antwerpen 1920: Gold, Straße Mannschaft Herren
 Daouda Sow, Boxen (0-1-0)
 Peking 2008: Silber, Leichtgewicht Herren
 Éric Srecki, Fechten (2-1-1)
 Seoul 1988: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Barcelona 1992: Gold, Degen Einzel Mannschaft Herren
 Atlanta 1996: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Sydney 2000: Silber, Degen Mannschaft Herren
 Kevin Staut, Reiten (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Mannschaft Springreiten Herren
 Jean Stern, Fechten (1-0-0)
 London 1908: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Florence Steurer, Ski Alpin (0-0-1)
 Sapporo 1972: Bronze, Slalom Damen
 Jean-Pierre Stock, Rudern (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Doppelzweier Herren
 Jeremy Stravius, Schwimmen (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, 4 × 100 m Freistil Herren
 Léon Susse, Segeln (0-2-0)
 Paris 1900: Silber, bis 3 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 3 Tonnen 2. Wettfahrt
 Raymond Suvigny, Gewichtheben (1-0-0)
 Los Angeles 1932: Gold, Federgewicht Herren
 Yannick Szczepaniak – Ringen (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Ringen, Männer

T 
 Albert Taillandier, Radsport (1-0-0)
 Paris 1900: Gold, 2000 m Sprint Herren
 Georges Tainturier, Fechten (2-0-0)
 Paris 1924: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Los Angeles 1932: Gold, Degen Mannschaft Herren
 Raymond Talleux, Rudern (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Bernard Talvard, Fechten (0-0-3)
 München 1972: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Montreal 1976: Bronze, Florett Mannschaft Herren
 Montreal 1976: Bronze, Florett Einzel Herren
 Georges Tapie, Rudern (0-0-1)
 Berlin 1936: Bronze, Zweier mit Steuermann Herren
 Laura Tarantola, Rudern (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Leichtgewichts-Doppelzweier Damen
 Jean Taris, Schwimmen (0-1-0)
 Los Angeles 1932: Silber, 400 m Freistil Herren
 René Tartara, Schwimmen (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, 200 m Mannschaft Herren
 Henri Tauzin, Leichtathletik (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, 400 m Hürden Herren
 Pascal Tayot, Judo (0-1-0)
 Barcelona 1992: Silber, Mittelgewicht Herren
 Audrey Tcheuméo, Judo (0-1-1)
 London 2012: Bronze, Halbschwergewicht Damen
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Halbschwergewicht Frauen
 Bernard Tchoullouyan, Judo (0-0-1)
 Moskau 1980: Bronze, Halbmittelgewicht Herren
 Anthony Terras, Schießen (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Skeet Herren
 Jean Teulère, Reiten (1-0-0)
 Athen 2004: Gold, Vielseitigkeit Mannschaft
 Léon Tellier, Segeln (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, bis 0,5 Tonnen 1. Wettfahrt
 Texier, Segeln (0-2-0)
 Paris 1900: Silber, bis 0,5 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 0,5 Tonnen 2. Wettfahrt
 Texier, Segeln (0-2-0)
 Paris 1900: Silber, bis 0,5 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Silber, bis 0,5 Tonnen 2. Wettfahrt
 Victor Thibaud, Bogenschießen (0-2-0)
 Paris 1900: Silber, Au cordon dore 33 m Herren
 Paris 1900: Silber, Au chapelet 33 m Herren
 Léon Thiébaut, Fechten (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Säbel Einzel Herren
 Ysaora Thibus, Fechten (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Florett Mannschaft Damen
 Benjamin Thomas, Radsport (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Madison Herren
 Jérôme Thomas, Boxen (0-1-1)
 Sydney 2000: Bronze, Fliegengewicht Herren
 Athen 2004: Silber, Fliegengewicht Herren
 René Thomas, Schießen (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Armeegewehr Dreistellung Mannschaft liegend
 Amédée Thubé, Segeln (1-0-0)
 Stockholm 1912: Gold, 6 m Klasse
 Gaston Thubé, Segeln (1-0-0)
 Stockholm 1912: Gold, 6 m Klasse
 Jacques Thubé, Segeln (1-0-0)
 Stockholm 1912: Gold, 6 m Klasse
 Émile Thubron, Motorboot (1-0-0)
 London 1908: Gold, A-Klasse 40 Meilen
 Christophe Tiozzo, Boxen (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Halbmittelgewicht Herren
 René Tirard, Leichtathletik (0-1-0)
 Antwerpen 1920: Silber, 4 × 100 m Herren
 Alfred Tonello, Radsport (0-0-1)
 Helsinki 1952: Bronze, Straße Mannschaft Herren
 Alexandre Tuffèri, Leichtathletik (0-1-0)
 Athen 1896: Silber, Dreisprung Herren
 Damien Touya, Fechten (1-1-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Säbel Einzel Herren
 Sydney 2000: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Athen 2004: Gold, Säbel Mannschaft Herren
 Gaël Touya, Fechten (1-0-0)
 Athen 2004: Gold, Säbel Mannschaft Herren
 Émile Torcheboeuf, Leichtathletik (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Standweitsprung Herren
 Marco Torrès, Turnen (0-1-1)
 Antwerpen 1920: Silber, Mehrkampf Einzel Herren
 Antwerpen 1920: Bronze, Mehrkampf Einzel Herren
 Arnaud Tournant, Radsport (1-2-1)
 Sydney 2000: Gold, Olympischer Sprint Herren
 Athen 2004: Silber, 1000 m Zeitfahren Herren
 Athen 2004: Bronze, Olympischer Sprint Herren
 Peking 2008: Silber, Teamsprint Herren
 Jean-François Tournon, Fechten (0-0-1)
 Helsinki 1952: Bronze, Säbel Mannschaft Herren
 Pascal Touron, Rudern (0-1-1)
 sydney 2000: Bronze, Leichtgewichts-Doppelzweier Herren
 Athen 2004: Silber, Leichtgewichts-Doppelzweier Herren
 Nicolas Touzaint, Reiten (1-0-1)
 Athen 2004: Gold, Vielseitigkeit Mannschaft
 Tokio 2020: Bronze, Vielseitigkeit Mannschaft
 Stéphane Traineau, Judo (0-0-2)
 Atlanta 1996: Bronze, Halbschwergewicht Herren
 Sydney 2000: Bronze, Halbschwergewicht Herren
 Pierre Trentin, Radsport (2-0-2)
 Tokio 1964: Bronze, Zeitfahren Herren
 Mexiko-Stadt 1968: Gold, Zeitfahren Herren
 Mexiko-Stadt 1968: Gold, Tandem Herren
 Mexiko-Stadt 1968: Bronze, Sprint Herren
 Chloé Trespeuch, Snowboard (0-0-1)
 Sotschi 2014: Bronze, Snowboardcross Damen
 Jules Trinité, Schießen (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Armeerevolver Mannschaft
 Pascale Trinquet, Fechten (2-0-1)
 Moskau 1980: Gold, Florett Mannschaft Damen
 Moskau 1980: Gold, Florett Einzel Damen
 Los Angeles 1984: Bronze, Florett Mannschaft Damen
 Véronique Trinquet, Fechten (0-1-0)
 Montreal 1976: Silber, Florett Mannschaft Damen
 Georges Trombert, Fechten (0-2-1)
 Stockholm 1912: Silber, Florett Mannschaft Herren
 Stockholm 1912: Bronze, Degen Mannschaft Herren
 Stockholm 1912: Silber, Säbel Mannschaft Herren
 Louis Trousselier, Radsport (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, 5000m Punktefahren Herren
 Jo-Wilfried Tsonga, Tennis (0-1-0)
 London 2012: Silber, Doppel Herren
 Georges Turlier, Kanu (1-0-0)
 Helsinki 1952: Gold, Zweier-Canadier 10.000 m Herren

V 
 Jean-Charles Valladont, Bogenschießen (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Einzel Herren
 Georges Vallerey junior, Schwimmen (0-0-1)
 London 1948: Bronze, 100 m Rücken Herren
 Thibaut Vallette, Reiten (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Mannschaft Vielseitigkeit Herren
 Jules Valton, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Silber, bis 1 Tonne 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Bronze, bis 1 Tonne 2. Wettfahrt
 André Vandelle, Militärpatrouille (0-0-1)
 Chamonix 1924: Bronze, Herren
 Sévérine Vandenhende, Judo (1-0-0)
 Sydney 2000: Gold, Halbmittelgewicht Damen
 Fernand Vandernotte, Rudern (0-0-1)
 Berlin 1936: Bronze, Vierer mit Steuermann Herren
 Noël Vandernotte, Rudern (0-0-1)
 Berlin 1936: Bronze, Zweier mit Steuermann Herren
 Marcel Vandernotte, Rudern (0-0-1)
 Berlin 1936: Bronze, Vierer mit Steuermann Herren
 Benjamin Varonian, Turnen (0-1-0)
 Sydney 2000: Silber, Reck Herren
 Alexis Vastine, Boxen (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Halbweltergewicht Herren
 Philippe Vatuone, Turnen (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Boden Herren
 Pierre Vaultier, Snowboard (2-0-0)
 Sotschi 2014: Gold, Snowboardcross Herren
 Pyeongchang 2018: Gold, Snowboardcross Herren
 Didier Vavasseur, Kanu (0-0-1)
 Los Angeles 1984: Bronze, Vierer-Kajak 1000 m Herren
 Bertrand Vecten, Rudern (0-1-0)
 Atlanta 1996: Silber, Vierer ohne Steuermann Herren
 Antoine Védrenne, Rudern (0-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Zweier mit Steuermann Herren
 Roger Velasquez, Leichtathletik (0-0-1)
 München 1972: Bronze, 4 × 100 m Herren
 Joseph Ventaja, Boxen (0-0-1)
 Helsinki 1952: Bronze, Federgewicht Herren
 Jules Verbecke, Schwimmen (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, 200 m Mannschaft Herren
 Michel Vermeulin, Radsport (1-1-0)
 Melbourne 1956: Silber, 4000 m Mannschaftsverfolgung Herren
 Melbourne 1956: Gold, Straße Mannschaft Herren
 Louis Vernet, Bogenschießen (0-1-0)
 London 1908: Silber, Continental Round Herren
 Patrick Vial, Judo (0-0-1)
 Montreal 1976: Bronze, Halbmittelgewicht Herren
 Anne-Laure Viard, Kanu (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Zweier-Kajak 500 m Damen
 Jimmy Vicaut, Leichtathletik (0-0-1)
 London 2012: Bronze, 4 × 100-m-Staffel, Männer
 Doriane Vidal, Snowboard (0-1-0)
 Salt Lake City 2002: Silber, Halfpipe Damen
 Jean-Pierre Vidal, Ski Alpin (1-0-0)
 Salt Lake City 2002: Gold, Slalom Herren
 Sébastien Vieilledent, Rudern (1-0-0)
 Athen 2004: Gold, Doppelzweier Herren
 Sébastien Vigier, Radsport (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Teamsprint Herren
 Thierry Vigneron, Leichtathletik (0-0-1)
 LOs Angeles 1984: Bronze, Stabhochsprung Herren
 Maurice Vignerot, Croquet (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Einzel mit zwei Kugeln
 François Vilamitjana, Segeln (0-1-1)
 Paris 1900: Silber, bis 2 Tonnen 1. Wettfahrt
 Paris 1900: Bronze, bis 2 Tonnen 2. Wettfahrt
 Julie Vlasto, Tennis (0-1-0)
 Paris 1924: Silber, Einzel Damen
 Jean Vuarnet, Ski Alpin (1-0-0)
 Squaw Valley 1960: Gold, Abfahrt Herren

W 
 René Waleff, Rudern (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Zweier mit Steuermann Herren
 Georges Wambst, Radsport (1-0-0)
 Paris 1924: Gold, Straße Mannschaft Herren
 Chrétien Waydelich, Croquet (1-0-1)
 Paris 1900: Bronze, Einzel mit einer Kugel
 Paris 1900: Gold, Einzel mit zwei Kugeln
 Émile Wegelin, Rudern (0-1-0)
 Paris 1900: Silber, Vierer mit Steuermann Herren
 Albert Weil, Segeln (0-1-0)
 Antwerpen 1920: Silber, 6,5 m Klasse
 Paul Winter, Leichtathletik (0-1-0)
 Los Angeles 1932: Silber, Diskuswurf Herren
 Paul Wormser, Fechten (0-0-1)
 Berlin 1936: Bronze, Degen Mannschaft Herren

Y 
 Ghani Yalouz, Ringen (0-1-0)
 Atlanta 1996: Silber, gr.-röm. Leichtgewicht Herren
 Tony Yoka, Boxen (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Superschwergewicht Herren

Mannschaftsmedaillen 
 Paris 1900, Cricket: Gold, Herren
 William Anderson, William Attrill, John Braid, W. Browning, Robert Horne, Timothée Jordan, Arthur MacEvoy, Douglas Robinson, H. F. Roques, Alfred Schneidau, Henry Terry, Philip Tomalin
 Paris 1900, Rugby: Gold, Herren
 Vladimir Aïtoff, A. Albert, Léon Binoche, Jean Collas, Jean-Guy Gautier, Auguste Giroux, Charles Gondouin, Constantin Henriquez, Jean Hervé, Victor Lardanchet, Hubert Lefèbvre, Joseph Olivier, Alexandre Pharamond, Frantz Reichel, André Rischmann, André Roosevelt, Émile Sarrade
 Paris 1900, Fußball: Silber, Herren
 Pierre Allemane, Louis Bach, Alfred Bloch, Fernand Canelle, R. Duparc, Eugène Fraysse, Virgile GaillardGeorges Garnier, René Grandjean, Lucien Huteau, Marcel Lambert, Maurice Macaire, Gaston Peltier
 Paris 1900, Tauziehen: Silber, Herren
 Roger Basset, Jean Collas, Charles Gondouin, Constantin Henriquez, Joseph Roffo, Émile Sarrade
 Paris 1900, Wasserball: Bronze, Herren
 Eugène Coulon, Fardelle, Favier, Leriche, Louis Martin, Désiré Mérchez, Charles Treffel
 Antwerpen 1920, Rugby: Silber, Herren
 Edouard Bader, Raymond Berrurier, François Borde, Adolphe Bousquet, Jean Bruneval, Alphonse Castex, André Chilo, René Crabos, Curtet, Alfred Eluère, Jacques Forestier, Grenet, Maurice Labeyrie, Constant Lamaignière, Robert Levasseur, Pierre Petiteau, Eugène Soulié, Raoul Thiercelin, Robert Thierry
 Antwerpen 1920, Turnen: Bronze, Mehrkampf Mannschaft Herren
Georges Berger, Émile Bouchès, René Boulanger, Alfred Bruyenne, Eugène Cordonnier, Léon Delsarte, Lucien Démanet, Paul Durin, Victor Duvant, Fernand Fauconnier, Arthur Hermann, Albert Hersoy, André Higelin, Georges Hoël, Louis Quempe, Georges Lagouge, Paulin Lemaire, Ernest Lespinasse, Émile Boitelle, Jules Pirard, Eugène Pollet, Georges Thurnherr, François Walker, Julien Wartelle, Paul Wartelle
 Paris 1924, Rugby: Silber, Herren
René Araou, Jean Bayard, Louis Béguet, André Béhotéguy, Alexandre Bioussa, Étienne Bonnes, Adolphe Bousquet, Aimé Cassayet-Armagnac, Clément Dupont, Albert Dupouy, Jean Etcheberry, Henri Galau, Gilbert Gérintès, Raoul Got, Adolphe Jauréguy, René Lasserre, Marcel-Frédéric Lubin-Lebrère, Étienne Piquiral, Jean Vaysse
 Amsterdam 1928, Wasserball: Bronze, Herren
Henri Cuvelier, Paul Dujardin, Henri Padou, Jules Keignaert, Émile Bulteel, Achille Tribouillet, Ernest Roget, Albert Thévenon, Albert Vandeplancke
 London 1948, Basketball: Silber, Herren
André Barrais, Michel Bonnevie, André Buffière, René Chocat, René Dérency, Maurice Desaymonet, Jacques Perrier, André Even, Fernand Guillou, Maurice Girardot, Lucien Rebuffic, Yvan Quénin, Raymond Offner, Pierre Thiolon
 Los Angeles 1984, Fußball: Gold, Herren
William Ayache, Michel Bensoussan, Michel Bibard, Dominique Bijotat, François Brisson, Patrick Cubaynes, Patrice Garande, Philippe Jeannol, Guy Lacombe, Jean-Claude Lemoult, Jean-Philippe Rohr, Albert Rust, Didier Sénac, Jean-Christophe Thouvenel, José Touré, Daniel Xuereb, Jean-Louis Zanon
 Barcelona 1992, Handball: Bronze, Herren
Philippe Médard, Pascal Mahé, Philippe Debureau, Denis Lathoud, Denis Tristant, Gaël Monthurel, Alain Portes, Éric Quintin, Jean-Luc Thiébaut, Philippe Gardent, Thierry Perreux, Laurent Munier, Frédéric Perez, Jackson Richardson, Stéphane Stoecklin, Frédéric Volle
 Sydney 2000, Basketball: Bronze, Herren
Moustapha Sonko, Laurent Sciarra, Antoine Rigaudeau, Laurent Foirest, Yann Bonato, Makan Dioumassi, Stéphane Risacher, Thierry Gadou, Cyril Julian, Henry Crawford Palmer, Jim Bilba, Frédéric Weis
 Athen 2008, Handball: Gold, Herren
Luc Abalo, Joël Abati, Cédric Burdet, Didier Dinart, Jérôme Fernandez, Michaël Guigou, Bertrand Gille, Guillaume Gille, Olivier Girault, Nikola Karabatić, Daouda Karaboué, Christophe Kempé, Daniel Narcisse, Thierry Omeyer, Cédric Paty
 London 2012, Handball: Gold, Herren
Luc Abalo, William Accambray, Xavier Barachet, Didier Dinart, Jérôme Fernandez, Guillaume Gille, Bertrand Gille, Michaël Guigou, Samuel Honrubia, Guillaume Joli, Nikola Karabatić, Daouda Karaboué, Daniel Narcisse, Thierry Omeyer, Cédric Sorhaindo
 London 2012, Basketball: Silber, Damen
Clémence Beikes, Jennifer Digbeu, Céline Dumerc, Élodie Godin, Émilie Gomis, Sandrine Gruda, Marion Laborde, Edwige Lawson-Wade, Florence Lepron, Endéné Miyem, Emmeline Ndongue, Isabelle Yacoubou
 Rio de Janeiro 2016, Handball: Silber, Herren
Vincent Gérard, Thierry Omeyer, Michaël Guigou, Kentin Mahé, Mathieu Grébille, Timothey N'Guessan, Nikola Karabatić, Daniel Narcisse, Ludovic Fabregas, Luka Karabatić, Cédric Sorhaindo, Adrien Dipanda, Valentin Porte, Luc Abalo, Olivier Nyokas
 Rio de Janeiro 2016, Handball: Silber, Frauen
Laura Glauser, Blandine Dancette, Camille Ayglon-Saurina, Allison Pineau, Laurisa Landre, Grâce Zaadi, Amandine Leynaud, Manon Houette, Siraba Dembélé, Chloé Bulleux, Béatrice Edwige, Estelle Nze Minko, Gnonsiane Niombla, Alexandra Lacrabère, Marie Prouvensier, Tamara Horacek
 Tokio 2020, Basketball: Silber, Männer
Andrew Albicy, Nicolas Batum, Petr Cornelie, Nando de Colo, Moustapha Fall, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Heurtel, Timothé Luwawu-Cabarrot, Frank Ntilikina, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele
 Tokio 2020, Basketball: Bronze, Frauen
Alexia Chartereau, Héléna Ciak, Alix Duchet, Marine Fauthoux, Sandrine Gruda, Marine Johannès, Sarah Michel, Endéné Miyem, Iliana Rupert, Diandra Tchatchouang, Valériane Vukosavljević, Gabrielle Williams
 Tokio 2020, Handball: Gold, Männer
Vincent Gérard, Yann Genty, Michaël Guigou, Hugo Descat, Nikola Karabatić, Romain Lagarde, Kentin Mahé, Nedim Remili, Dika Mem, Melvyn Richardson, Luc Abalo, Valentin Porte, Luka Karabatic, Ludovic Fabregas, Nicolas Tournat
 Tokio 2020, Handball: Gold, Frauen
Méline Nocandy, Blandine Dancette, Pauline Coatanea, Chloé Valentini, Allison Pineau, Coralie Lassource, Grâce Zaadi, Amandine Leynaud, Kalidiatou Niakaté, Cléopâtre Darleux, Océane Sercien-Ugolin, Laura Flippes, Béatrice Edwige, Pauletta Foppa
 Tokio 2020, Rugby: Silber, Frauen
Coralie Bertrand, Anne-Cécile Ciofani, Caroline Drouin, Camille Grassineau, Lina Guérin, Fanny Horta, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Carla Neisen, Séraphine Okemba, Chloé Pelle, Jade Ulutule
 Tokio 2020, Volleyball: Gold, Männer
Stéphen Boyer, Antoine Brizard, Daryl Bultor, Barthélémy Chinenyeze, Trévor Clévenot, Jenia Grebennikov, Nicolas Le Goff, Yacine Louati, Earvin N’Gapeth, Jean Patry, Kévin Tillie, Benjamin Toniutti

Siehe auch 
 Olympische Geschichte Frankreichs

Weblinks 
 Olympiastatistik.de
 Olympia-Statistik.de
 Olympic-games.org (englisch)
 Wettkampfresultate Uni-Leipzig.de

Frankreich
!Medaillengewinner